-{Characiformes}- je red zrakopernih riba, koji obuhvata harakine i njihove srodnike. Unutar ovog reda postoji 18 familija, i više od 2000 različitih vrsta je opisano, uklučujući dobro poznate pirane i tetre.

Filogenija 
Filogenija postojećih pripadnika reda -{Characiformes}- bazirana na radu Betankur-Rodrigueza et al. 2017: i Nelson, Grande & Vilsona 2016.

Rodovi 

 -{Abramites Fowler, 1906}-
 -{Acanthocharax Eigenmann, 1912}-
 -{Acestrocephalus Eigenmann, 1910}-
 -{Acestrorhynchus Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Acinocheirodon Malabarba and Weitzman, 1999}-
 -{Acnodon Eigenmann, 1903}-
 -{Acrobrycon Eigenmann and Pearson in Pearson, 1924}-
 -{Agoniates Müller and Troschel, 1845}-
 -{Alestes Müller and Troschel, 1844}-
 -{Alestopetersius Hoedeman, 1951}-
 -{Ammocryptocharax Weitzman and Kanazawa, 1976}-
 -{Anodus Cuvier, 1829}-
 -{Anostomoides Pellegrin, 1909}-
 -{Anostomus Scopoli, 1777}-
 -{Apareiodon Eigenmann, 1916}-
 -{Aphyocharacidium Géry, 1960}-
 -{Aphyocharax Günther, 1868}-
 -{Aphyocheirodon Eigenmann, 1915}-
 -{Aphyodite Eigenmann, 1912}-
 -{Argonectes Böhlke and Myers, 1956}-
 -{Argopleura Eigenmann, 1913}-
 -{Arnoldichthys Myers, 1926}-
 -{Astyanacinus Eigenmann, 1907}-
 -{Astyanax Baird and Girard, 1854}-
 -{Atopomesus Myers, 1927}-
 -{Attonitus Vari and Ortega, 2000}-
 -{Aulixidens Böhlke, 1952}-
 -{Axelrodia Géry, 1965}-
 -{Bario Myers, 1940}-
 -{Bathyaethiops Fowler, 1949}-
 -{Belonophago Giltay, 1929}-
 -{Bivibranchia Eigenmann, 1912}-
 -{Boehlkea Géry, 1966}-
 -{Boulengerella Eigenmann, 1903}-
 -{Brachychalcinus Boulenger, 1892}-
 -{Brachypetersius Hoedeman, 1956}-
 -{Bramocharax Gill in Gill and Bransford, 1877}-
 -{Brittanichthys Géry, 1965}-
 -{Brycinus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Brycon Müller and Troschel, 1844}-
 -{Bryconacidnus Myers in Eigenmann and Myers, 1929}-
 -{Bryconaethiops Günther, 1873}-
 -{Bryconamericus Eigenmann in Eigenmann, McAtee and Ward, 1907}-
 -{Bryconella Géry, 1965}-
 -{Bryconexodon Géry, 1980}-
 -{Bryconops Kner, 1858}-
 -{Caenotropus Günther, 1864}-
 -{Caiapobrycon Malabarba and Vari, 2000}-
 -{Carlana Strand, 1928}-
 -{Carlastyanax Géry, 1972}-
 -{Carnegiella Eigenmann, 1909}-
 -{Catoprion Müller and Troschel, 1844}-
 -{Ceratobranchia Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Chalceus Cuvier, 1818}-
 -{Characidium Reinhardt, 1867}-
 -{Charax Scopoli, 1777}-
 -{Cheirodon Girard, 1855}-
 -{Cheirodontops Schultz, 1944}-
 -{Chilobrycon Géry and de Rham, 1981}-
 -{Chilodus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Chrysobrycon Weitzman and Menezes, 1998}-
 -{Citharidium Boulenger, 1902}-
 -{Citharinops Daget, 1962}-
 -{Citharinus Cuvier, 1816}-
 -{Clupeacharax Pearson, 1924}-
 -{Clupeocharax Pellegrin, 1926}-
 -{Colossoma Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Compsura Eigenmann, 1915}-
 -{Congocharax Matthes, 1964}-
 -{Copeina Fowler, 1906}-
 -{Copella Myers, 1956}-
 -{Coptobrycon Géry, 1966}-
 -{Corynopoma Gill, 1858}-
 -{Creagrutus Günther, 1864}-
 -{Crenuchus Günther, 1863}-
 -{Ctenobrycon Eigenmann, 1908}-
 -{Ctenolucius Gill, 1861}-
 -{Curimata Bosc, 1817}-
 -{Curimatella Eigenmann and Eigenmann, 1889}-
 -{Curimatopsis Steindachner, 1876}-
 -{Cyanocharax Malabarba and Weitzman, 2003}-
 -{Cynodon Agassiz, 1829}-
 -{Cynopotamus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Cyphocharax Fowler, 1906}-
 -{Derhamia Géry and Zarske, 2002}-
 -{Deuterodon Eigenmann in Eigenmann, McAtee and Ward, 1907}-
 -{Diapoma Cope, 1894}-
 -{Distichodus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Duboisialestes Poll, 1967}-
 -{Dundocharax Poll, 1967}-
 -{Elachocharax Myers, 1927}-
 -{Engraulisoma Castro, 1981}-
 -{Erythrinus Scopoli, 1777}-
 -{Eugnathichthys Boulenger, 1898}-
 -{Exodon Müller and Troschel, 1844}-
 -{Galeocharax Fowler, 1910}-
 -{Gasteropelecus Scopoli, 1777}-
 -{Genycharax Eigenmann, 1912}-
 -{Gephyrocharax Eigenmann, 1912}-
 -{Geryichthys Zarske, 1997}-
 -{Gilbertolus Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Glandulocauda Eigenmann, 1911}-
 -{Gnathocharax Fowler, 1913}-
 -{Gnathodolus Myers, 1927}-
 -{Grundulus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846}-
 -{Gymnocharacinus Steindachner, 1903}-
 -{Gymnocorymbus Eigenmann, 1908}-
 -{Gymnotichthys Fernández-Yépez, 1950}-
 -{Hasemania Ellis, 1911}-
 -{Hemibrycon Günther, 1864}-
 -{Hemigrammocharax Pellegrin, 1923}-
 -{Hemigrammopetersius Pellegrin, 1926}-
 -{Hemigrammus Gill, 1858}-
 -{Hemiodus Müller, 1842}-
 -{Hemistichodus Pellegrin, 1900}-
 -{Henochilus Garman, 1890}-
 -{Hepsetus Swainson, 1838}-
 -{Heterocharax Eigenmann, 1912}-
 -{Heterocheirodon Malabarba, 1998}-
 -{Hollandichthys Eigenmann, 1910}-
 -{Hoplerythrinus Gill, 1896}-
 -{Hoplias Gill, 1903}-
 -{Hoplocharax Géry, 1966}-
 -{Hydrocynus Cuvier, 1816}-
 -{Hydrolycus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Hyphessobrycon Durbin in Eigenmann, 1908}-
 -{Hypobrycon Malabarba and Malabarba, 1994}-
 -{Hysteronotus Eigenmann, 1911}-
 -{Ichthyborus Günther, 1864}-
 -{Ichthyoelephas Posada, 1909}-
 -{Iguanodectes Cope, 1872}-
 -{Inpaichthys Géry and Junk, 1977}-
 -{Iotabrycon Roberts, 1973}-
 -{Jupiaba Zanata, 1997}-
 -{Klausewitzia Géry, 1965}-
 -{Knodus Eigenmann, 1911}-
 -{Kolpotocheirodon Malabarba and Weitzman, 2000}-
 -{Ladigesia Géry, 1968}-
 -{Laemolyta Cope, 1872}-
 -{Landonia Eigenmann and Henn in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Lebiasina Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1847}-
 -{Lepidarchus Roberts, 1966}-
 -{Leporellus Lütken, 1875}-
 -{Leporinus Agassiz in Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Leptagoniates Boulenger, 1887}-
 -{Leptobrycon Eigenmann, 1915}-
 -{Leptocharacidium Buckup, 1993}-
 -{Lignobrycon Eigenmann and Myers, 1929}-
 -{Lonchogenys Myers, 1927}-
 -{Lophiobrycon Castro, Ribeira, Benine and Melo, 2003}-
 -{Macropsobrycon Eigenmann, 1915}-
 -{Markiana Eigenmann, 1903}-
 -{Melanocharacidium Buckup, 1993}-
 -{Mesoborus Pellegrin, 1900}-
 -{Metynnis Cope, 1878}-
 -{Micralestes Boulenger, 1899}-
 -{Microcharacidium Buckup, 1993}-
 -{Microgenys Eigenmann, 1913}-
 -{Micromischodus Roberts, 1971}-
 -{Microschemobrycon Eigenmann, 1915}-
 -{Microstomatichthyoborus Nichols and Griscom, 1917}-
 -{Mimagoniates Regan, 1907}-
 -{Mixobrycon Eigenmann, 1915}-
 -{Moenkhausia Eigenmann, 1903}-
 -{Monotocheirodon Eigenmann and Pearson in Pearson, 1924}-
 -{Mylesinus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Myleus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Myloplus Gill, 1896}-
 -{Mylossoma Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Nannaethiops Günther, 1872}-
 -{Nannocharax Günther, 1867}-
 -{Nannopetersius Hoedeman, 1956}-
 -{Nannostomus Günther, 1872}-
 -{Nanocheirodon Malabarba, 1998}-
 -{Nematobrycon Eigenmann, 1911}-
 -{Nematocharax Weitzman, Menezes and Britski, 1986}-
 -{Neolebias Steindachner, 1894}-
 -{Odontocharacidium Buckup, 1993}-
 -{Odontostilbe Cope, 1870}-
 -{Odontostoechus Gomes, 1947}-
 -{Oligobrycon Eigenmann, 1915}-
 -{Oligosarcus Günther, 1864}-
 -{Orthospinus Reis, 1989}-
 -{Ossubtus Jégu, 1992}-
 -{Othonocheirodus Myers, 1927}-
 -{Oxybrycon Géry, 1964}-
 -{Paracheirodon Géry, 1960}-
 -{Paradistichodus Pellegrin, 1922}-
 -{Paragoniates Steindachner, 1876}-
 -{Paraphago Boulenger, 1899}-
 -{Parapristella Géry, 1964}-
 -{Parastremma Eigenmann, 1912}-
 -{Parecbasis Eigenmann, 1914}-
 -{Parodon Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Petersius Hilgendorf, 1894}-
 -{Petitella Géry and Boutière, 1964}-
 -{Phago Günther, 1865}-
 -{Phenacobrycon Eigenmann, 1922}-
 -{Phenacogaster Eigenmann, 1907}-
 -{Phenacogrammus Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Phenagoniates Eigenmann and Wilson in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Piabarchus Myers, 1928}-
 -{Piabina Reinhardt, 1867}-
 -{Piabucina Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Piabucus Oken, 1817}-
 -{Piaractus Eigenmann, 1903}-
 -{Planaltina Böhlke, 1954}-
 -{Poecilocharax Eigenmann, 1909}-
 -{Poptella Eigenmann, 1908}-
 -{Potamorhina Cope, 1878}-
 -{Priocharax Weitzman and Vari, 1987}-
 -{Prionobrama Fowler, 1913}-
 -{Pristella Eigenmann, 1908}-
 -{Pristobrycon Eigenmann, 1915}-
 -{Probolodus Eigenmann, 1911}-
 -{Prochilodus Agassiz in Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Prodontocharax Eigenmann and Pearson in Pearson, 1924}-
 -{Psalidodon Eigenmann, 1911}-
 -{Psectrogaster Eigenmann and Eigenmann, 1889}-
 -{Psellogrammus Eigenmann, 1908}-
 -{Pseudanos Winterbottom, 1980}-
 -{Pseudochalceus Kner, 1863}-
 -{Pseudocheirodon Meek and Hildebrand, 1916}-
 -{Pseudocorynopoma Perugia, 1891}-
 -{Pseudocurimata Fernández-Yépez, 1948}-
 -{Pterobrycon Eigenmann, 1913}-
 -{Ptychocharax Weitzman, Fink, Machado-Allison and Royero L., 1994}-
 -{Pygocentrus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Pygopristis Müller and Troschel, 1844}-
 -{Pyrrhulina Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846}-
 -{Rachoviscus Myers, 1926}-
 -{Rhabdalestes Hoedeman, 1951}-
 -{Rhaphiodon Agassiz in Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Rhinobrycon Myers, 1944}-
 -{Rhinopetitia Géry, 1964}-
 -{Rhoadsia Fowler, 1911}-
 -{Rhytiodus Kner, 1858}-
 -{Roeboexodon Géry, 1959}-
 -{Roeboides Günther, 1864}-
 -{Roestes Günther, 1864}-
 -{Saccoderma Schultz, 1944}-
 -{Saccodon Kner, 1863}-
 -{Salminus Agassiz in Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Sartor Myers and Carvalho, 1959}-
 -{Schizodon Agassiz in Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Schultzites Géry, 1964}-
 -{Scissor Günther, 1864}-
 -{Scopaeocharax Weitzman and Fink, 1985}-
 -{Semaprochilodus Fowler, 1941}-
 -{Serrabrycon Vari, 1986}-
 -{Serrapinnus Malabarba, 1998}-
 -{Serrasalmus Lacepède, 1803}-
 -{Skiotocharax Presswell, Weitzman and Bergquist, 2000}-
 -{Spintherobolus Eigenmann, 1911}-
 -{Steindachnerina Fowler, 1906}-
 -{Stethaprion Cope, 1870}-
 -{Stichonodon Eigenmann, 1903}-
 -{Stygichthys Brittan and Böhlke, 1965}-
 -{Synaptolaemus Myers and Fernández-Yépes in Myers, 1950}-
 -{Tetragonopterus Cuvier, 1816}-
 -{Thayeria Eigenmann, 1908}-
 -{Thoracocharax Fowler, 1907}-
 -{Thrissobrycon Böhlke, 1953}-
 -{Tometes Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Tricuspidalestes Poll, 1967}-
 -{Triportheus Cope, 1872}-
 -{Tucanoichthys Géry and Römer, 1997}-
 -{Tyttobrycon Géry, 1973}-
 -{Tyttocharax Fowler, 1913}-
 -{Utiaritichthys Miranda Ribeiro, 1937}-
 -{Xenagoniates Myers, 1942}-
 -{Xenocharax Günther, 1867}-
 -{Xenurobrycon Myers and Miranda Ribeiro, 1945}-

Vrste 

 -{Abramites eques (Steindachner, 1878)}-
 -{Abramites hypselonotus (Günther, 1868)}-
 -{Acanthocharax microlepis Eigenmann, 1912}-
 -{Acestrocephalus anomalus (Steindachner, 1880)}-
 -{Acestrocephalus boehlkei Menezes, 1977}-
 -{Acestrocephalus ginesi Lasso and Taphorn, 2000}-
 -{Acestrocephalus sardina (Fowler, 1913)}-
 -{Acestrorhynchus abbreviatus (Cope, 1878)}-
 -{Acestrorhynchus altus Menezes, 1969}-
 -{Acestrorhynchus britskii Menezes, 1969}-
 -{Acestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794)}-
 -{Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819)}-
 -{Acestrorhynchus grandoculis Menezes and Géry, 1983}-
 -{Acestrorhynchus heterolepis (Cope, 1878)}-
 -{Acestrorhynchus isalineae Menezes and Géry, 1983}-
 -{Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875)}-
 -{Acestrorhynchus maculipinna Menezes and Géry, 1983}-
 -{Acestrorhynchus microlepis (Schomburgk, 1841)}-
 -{Acestrorhynchus minimus Menezes, 1969}-
 -{Acestrorhynchus nasutus Eigenmann, 1912}-
 -{Acestrorhynchus pantaneiro Menezes, 1992}-
 -{Acinocheirodon melanogramma Malabarba and Weitzman, 1999}-
 -{Acnodon normani Gosline, 1951}-
 -{Acnodon oligacanthus (Müller and Troschel, 1844)}-
 -{Acnodon senai Jégu and dos Santos, 1990}-
 -{Acrobrycon ipanquianus (Cope, 1877)}-
 -{Acrobrycon tarijae Fowler, 1940}-
 -{Agoniates anchovia Eigenmann, 1914}-
 -{Agoniates halecinus Müller and Troschel, 1845}-
 -{Alestes affinis Günther, 1894}-
 -{Alestes ansorgii Boulenger, 1910}-
 -{Alestes baremoze (Joannis, 1835)}-
 -{Alestes bartoni Nichols and La Monte, 1953}-
 -{Alestes batesii Boulenger, 1903}-
 -{Alestes bimaculatus Boulenger, 1899}-
 -{Alestes bouboni Roman, 1973}-
 -{Alestes carmesinus Nichols and Griscom, 1917}-
 -{Alestes comptus Roberts and Stewart, 1976}-
 -{Alestes dentex (Linnaeus, 1758)}-
 -{Alestes grandisquamis Boulenger, 1899}-
 -{Alestes humilis Boulenger, 1905}-
 -{Alestes jacksonii Boulenger, 1912}-
 -{Alestes liebrechtsii Boulenger, 1898}-
 -{Alestes macrophthalmus Günther, 1867}-
 -{Alestes peringueyi Boulenger, 1923}-
 -{Alestes rhodopleura Boulenger, 1906}-
 -{Alestes schoutedeni Boulenger, 1912}-
 -{Alestes stuhlmannii Pfeffer, 1896}-
 -{Alestes taeniurus Günther, 1867}-
 -{Alestes tessmanni Pappenheim, 1911}-
 -{Alestes tholloni Pellegrin, 1901}-
 -{Alestopetersius brichardi Poll, 1967}-
 -{Alestopetersius caudalis (Boulenger, 1899)}-
 -{Alestopetersius compressus (Poll and Gosse, 1963)}-
 -{Alestopetersius hilgendorfi (Boulenger, 1899)}-
 -{Alestopetersius leopoldianus (Boulenger, 1899)}-
 -{Alestopetersius nigropterus Poll, 1967}-
 -{Alestopetersius smykalai Poll, 1967}-
 -{Ammocryptocharax elegans Weitzman and Kanazawa, 1976}-
 -{Ammocryptocharax lateralis (Eigenmann, 1909)}-
 -{Ammocryptocharax minutus Buckup, 1993}-
 -{Ammocryptocharax vintonae (Eigenmann, 1909)}-
 -{Anodus elongatus Agassiz in Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Anodus orinocensis (Steindachner, 1887)}-
 -{Anostomoides atrianalis Pellegrin, 1909}-
 -{Anostomoides laticeps (Eigenmann, 1912)}-
 -{Anostomus anostomus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Anostomus brevior Géry, 1961}-
 -{Anostomus intermedius Winterbottom, 1980}-
 -{Anostomus longus Géry, 1961}-
 -{Anostomus plicatus Eigenmann, 1912}-
 -{Anostomus spiloclistron Winterbottom, 1974}-
 -{Anostomus ternetzi Fernández-Yépez, 1949}-
 -{Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)}-
 -{Apareiodon argenteus Pavanelli and Britski, 2003}-
 -{Apareiodon cavalcante Pavanelli and Britski, 2003}-
 -{Apareiodon davisi Fowler, 1941}-
 -{Apareiodon gransabana Starnes and Schindler, 1993}-
 -{Apareiodon hasemani Eigenmann, 1916}-
 -{Apareiodon ibitiensis Amaral Campos, 1944}-
 -{Apareiodon itapicuruensis Eigenmann and Henn in Eigenmann, 1916}-
 -{Apareiodon machrisi Travassos, 1957}-
 -{Apareiodon orinocensis Bonilla, Machado-Allison, Silvera, Chernoff, López and Lasso, 1999}-
 -{Apareiodon piracicabae (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Apareiodon tigrinus Pavanelli and Britski, 2003}-
 -{Apareiodon vittatus Garavello, 1977}-
 -{Aphyocharacidium bolivianum Géry, 1973}-
 -{Aphyocharacidium melandetum (Eigenmann, 1912)}-
 -{Aphyocharax agassizii (Steindachner, 1882)}-
 -{Aphyocharax alburnus (Günther, 1869)}-
 -{Aphyocharax anisitsi Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Aphyocharax colifax Taphorn and Thomerson, 1991}-
 -{Aphyocharax dentatus Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Aphyocharax gracilis Fowler, 1940}-
 -{Aphyocharax nattereri (Steindachner, 1882)}-
 -{Aphyocharax pusillus Günther, 1868}-
 -{Aphyocharax rathbuni Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Aphyocharax yekwanae Willink, Chernoff and Machado-Allison Willink et al., 2003}-
 -{Aphyocheirodon hemigrammus Eigenmann, 1915}-
 -{Aphyodite grammica Eigenmann, 1912}-
 -{Argonectes longiceps (Kner, 1858)}-
 -{Argonectes robertsi Langeani, 1999}-
 -{Argopleura chocoensis (Eigenmann, 1913)}-
 -{Argopleura conventus (Eigenmann, 1913)}-
 -{Argopleura diquensis (Eigenmann, 1913)}-
 -{Argopleura magdalenensis (Eigenmann, 1913)}-
 -{Arnoldichthys spilopterus (Boulenger, 1909)}-
 -{Astyanacinus goyanensis Miranda Ribeiro, 1944}-
 -{Astyanacinus moorii (Boulenger, 1892)}-
 -{Astyanacinus multidens Pearson, 1924}-
 -{Astyanacinus platensis Messner, 1962}-
 -{Astyanax abramis (Jenyns, 1842)}-
 -{Astyanax alburnus (Hensel, 1870)}-
 -{Astyanax altiparanae Garutti and Britski, 2000}-
 -{Astyanax angustifrons (Regan, 1908)}-
 -{Astyanax anterior Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax argyrimarginatus Garutti, 1999}-
 -{Astyanax armandoi Lozano-Vilano and Contreras-Balderas, 1990}-
 -{Astyanax asuncionensis Géry, 1972}-
 -{Astyanax atratoensis Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Astyanax bourgeti Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax brachypterygium Bertaco and Malabarba, 2001}-
 -{Astyanax brevirhinus Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax caucanus (Steindachner, 1879)}-
 -{Astyanax chaparae Fowler, 1943}-
 -{Astyanax cordovae (Günther, 1880)}-
 -{Astyanax correntinus (Holmberg, 1891)}-
 -{Astyanax cremnobates Bertaco and Malabarba, 2001}-
 -{Astyanax daguae Eigenmann, 1913}-
 -{Astyanax depressirostris Miranda Ribeiro, 1908}-
 -{Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894)}-
 -{Astyanax erythropterus (Holmberg, 1891)}-
 -{Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)}-
 -{Astyanax fasslii (Steindachner, 1915)}-
 -{Astyanax festae (Boulenger, 1898)}-
 -{Astyanax filiferus (Eigenmann, 1913)}-
 -{Astyanax gisleni Dahl, 1943}-
 -{Astyanax giton Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax goyacensis Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax gracilior Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax guaporensis Eigenmann, 1911}-
 -{Astyanax guianensis Eigenmann, 1909}-
 -{Astyanax gymnogenys Eigenmann, 1911}-
 -{Astyanax hastatus Myers, 1928}-
 -{Astyanax integer Myers, 1930}-
 -{Astyanax intermedius Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax ita Almirón, Azpelicueta and Casciotta, 2002}-
 -{Astyanax jacuhiensis (Cope, 1894)}-
 -{Astyanax janeiroensis Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax jenynsii (Steindachner, 1877)}-
 -{Astyanax jordani (Hubbs and Innes, 1936)}-
 -{Astyanax kennedyi Géry, 1964}-
 -{Astyanax kompi Hildebrand, 1938}-
 -{Astyanax kullanderi Costa, 1995}-
 -{Astyanax latens Mirande, Aguilera and Azpelicueta, 2004}-
 -{Astyanax laticeps (Cope, 1894)}-
 -{Astyanax leonidas Azpelicueta, Casciotta and Almirón, 2002}-
 -{Astyanax leopoldi Géry, Planquette and Le Bail, 1988}-
 -{Astyanax lineatus (Perugia, 1891)}-
 -{Astyanax longior (Cope, 1878)}-
 -{Astyanax maculisquamis Garutti and Britski, 1997}-
 -{Astyanax magdalenae Eigenmann and Henn, 1916}-
 -{Astyanax marionae Eigenmann, 1911}-
 -{Astyanax maximus (Steindachner, 1877)}-
 -{Astyanax megaspilura Fowler, 1944}-
 -{Astyanax mexicanus (De Filippi, 1853)}-
 -{Astyanax microlepis Eigenmann, 1913}-
 -{Astyanax multidens Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax mutator Eigenmann, 1909}-
 -{Astyanax myersi (Fernández-Yépez, 1950)}-
 -{Astyanax nasutus Meek, 1907}-
 -{Astyanax nicaraguensis Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Astyanax obscurus (Hensel, 1870)}-
 -{Astyanax ojiara Azpelicueta and Garcia, 2000}-
 -{Astyanax orbignyanus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Astyanax orthodus Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Astyanax paraguayensis (Fowler, 1918)}-
 -{Astyanax parahybae Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax paranahybae Eigenmann, 1911}-
 -{Astyanax paris Azpelicueta, Almirón and Casciotta, 2002}-
 -{Astyanax pelegrini Eigenmann in Eigenmann, McAtee and Ward, 1907}-
 -{Astyanax poetzschkei Ahl, 1932}-
 -{Astyanax pynandi Casciotta, Almirón, Bechara, Roux, and Ruiz Diaz, 2003}-
 -{Astyanax ribeirae Eigenmann, 1911}-
 -{Astyanax robustus Meek, 1912}-
 -{Astyanax ruberrimus Eigenmann, 1913}-
 -{Astyanax saguazu Casciotta, Almirón and Azpelicueta, 2003}-
 -{Astyanax saltor Travassos, 1960}-
 -{Astyanax scabripinnis (Jenyns, 1842)}-
 -{Astyanax schubarti Britski, 1964}-
 -{Astyanax scintillans Myers, 1928}-
 -{Astyanax stenohalinus Messner, 1962}-
 -{Astyanax stilbe (Cope, 1870)}-
 -{Astyanax superbus Myers, 1942}-
 -{Astyanax symmetricus Eigenmann, 1908}-
 -{Astyanax taeniatus (Jenyns, 1842)}-
 -{Astyanax trierythropterus Godoy, 1970}-
 -{Astyanax troya Azpelicueta, Casciotta and Almirón, 2002}-
 -{Astyanax turmalinensis Triques, Vono and Caiafa, 2003}-
 -{Astyanax unitaeniatus Garutti, 1998}-
 -{Astyanax validus Géry, Planquette and Le Bail, 1991}-
 -{Astyanax venezuelae Schultz, 1944}-
 -{Astyanax villwocki Zarske and Géry, 1999}-
 -{Atopomesus pachyodus Myers, 1927}-
 -{Attonitus bounites Vari and Ortega, 2000}-
 -{Attonitus ephimeros Vari and Ortega, 2000}-
 -{Attonitus irisae Vari and Ortega, 2000}-
 -{Aulixidens eugeniae Böhlke, 1952}-
 -{Axelrodia lindeae Géry, 1973}-
 -{Axelrodia riesei Géry, 1966}-
 -{Axelrodia stigmatias (Fowler, 1913)}-
 -{Bario steindachneri (Eigenmann, 1893)}-
 -{Bathyaethiops breuseghemi (Poll, 1945)}-
 -{Bathyaethiops caudomaculatus (Pellegrin, 1925)}-
 -{Bathyaethiops greeni Fowler, 1949}-
 -{Belonophago hutsebouti Giltay, 1929}-
 -{Belonophago tinanti Poll, 1939}-
 -{Bivibranchia bimaculata Vari, 1985}-
 -{Bivibranchia fowleri (Steindachner, 1908)}-
 -{Bivibranchia notata Vari and Goulding, 1985}-
 -{Bivibranchia simulata Géry, Planquette and Le Bail, 1991}-
 -{Bivibranchia velox (Eigenmann and Myers, 1927)}-
 -{Boehlkea fredcochui Géry, 1966}-
 -{Boulengerella cuvieri (Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Boulengerella lateristriga (Boulenger, 1895)}-
 -{Boulengerella lucius (Cuvier, 1816)}-
 -{Boulengerella maculata (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Boulengerella xyrekes Vari, 1995}-
 -{Brachychalcinus copei (Steindachner, 1882)}-
 -{Brachychalcinus nummus Böhlke, 1958}-
 -{Brachychalcinus orbicularis (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Brachychalcinus parnaibae Reis, 1989}-
 -{Brachychalcinus retrospina Boulenger, 1892}-
 -{Brachypetersius cadwaladeri (Fowler, 1930)}-
 -{Brachypetersius huloti (Poll, 1954)}-
 -{Brachypetersius notospilus (Pellegrin, 1930)}-
 -{Brachypetersius pseudonummifer Poll, 1967}-
 -{Bramocharax baileyi Rosen, 1972}-
 -{Bramocharax bransfordii Gill in Gill and Bransford, 1877}-
 -{Bramocharax caballeroi Contreras-Balderas and Rivera-Teillery, 1985}-
 -{Bramocharax dorioni Rosen, 1970}-
 -{Brittanichthys axelrodi Géry, 1965}-
 -{Brittanichthys myersi Géry, 1965}-
 -{Brycinus abeli (Fowler, 1936)}-
 -{Brycinus brevis (Boulenger, 1903)}-
 -{Brycinus carolinae (Paugy and Lévêque, 1981)}-
 -{Brycinus derhami Géry and Mahnert, 1977}-
 -{Brycinus fwaensis Géry, 1995}-
 -{Brycinus imberi (Peters, 1852)}-
 -{Brycinus intermedius (Boulenger, 1903)}-
 -{Brycinus kingsleyae (Günther, 1896)}-
 -{Brycinus lateralis (Boulenger, 1900)}-
 -{Brycinus leuciscus (Günther, 1867)}-
 -{Brycinus longipinnis (Günther, 1864)}-
 -{Brycinus luteus (Roman, 1966)}-
 -{Brycinus macrolepidotus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Brycinus nigricauda (Thys van den Audenaerde, 1974)}-
 -{Brycinus nurse (Rüppell, 1832)}-
 -{Brycinus opisthotaenia (Boulenger, 1903)}-
 -{Brycinus poptae (Pellegrin, 1906)}-
 -{Brycinus sadleri (Boulenger, 1906)}-
 -{Brycon alburnus (Günther, 1860)}-
 -{Brycon amazonicus (Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Brycon argenteus Meek and Hildebrand, 1913}-
 -{Brycon atrocaudatus (Kner, 1863)}-
 -{Brycon behreae Hildebrand, 1938}-
 -{Brycon bicolor Pellegrin, 1909}-
 -{Brycon brevicauda Günther, 1864}-
 -{Brycon cephalus (Günther, 1869)}-
 -{Brycon chagrensis (Kner, 1863)}-
 -{Brycon coquenani Steindachner, 1915}-
 -{Brycon coxeyi Fowler, 1943}-
 -{Brycon dentex Günther, 1860}-
 -{Brycon devillei (Castelnau, 1855)}-
 -{Brycon falcatus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Brycon ferox Steindachner, 1877}-
 -{Brycon fowleri Dahl, 1955}-
 -{Brycon guatemalensis Regan, 1908}-
 -{Brycon henni Eigenmann, 1913}-
 -{Brycon hilarii (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Brycon insignis Steindachner, 1877}-
 -{Brycon labiatus Steindachner, 1879}-
 -{Brycon medemi Dahl, 1960}-
 -{Brycon meeki Eigenmann and Hildebrand in Eigenmann, 1918}-
 -{Brycon melanopterus (Cope, 1872)}-
 -{Brycon moorei Steindachner, 1878}-
 -{Brycon nattereri Günther, 1864}-
 -{Brycon obscurus Hildebrand, 1938}-
 -{Brycon oligolepis Regan, 1913}-
 -{Brycon opalinus (Cuvier, 1819)}-
 -{Brycon orbignyanus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Brycon orthotaenia Günther, 1864}-
 -{Brycon pesu Müller and Troschel, 1845}-
 -{Brycon petrosus Meek and Hildebrand, 1913}-
 -{Brycon polylepis Mosco Morales, 1988}-
 -{Brycon posadae Fowler, 1945}-
 -{Brycon rubricauda Steindachner, 1879}-
 -{Brycon sinuensis Dahl, 1955}-
 -{Brycon stolzmanni Steindachner, 1879}-
 -{Brycon striatulus (Kner, 1863)}-
 -{Brycon unicolor Mosco Morales, 1988}-
 -{Brycon vermelha Lima and Castro, 2000}-
 -{Brycon whitei Myers and Weitzman, 1960}-
 -{Bryconacidnus ellisi (Pearson, 1924)}-
 -{Bryconacidnus hemigrammus (Pearson, 1924)}-
 -{Bryconacidnus paipayensis (Pearson in Eigenmann and Myers, 1929)}-
 -{Bryconaethiops boulengeri Pellegrin, 1900}-
 -{Bryconaethiops macrops Boulenger, 1920}-
 -{Bryconaethiops microstoma Günther, 1873}-
 -{Bryconaethiops quinquesquamae Teugels and Thys van den Audenaerde, 1990}-
 -{Bryconamericus agna Azpelicueta and Almirón, 2001}-
 -{Bryconamericus alfredae Eigenmann, 1927}-
 -{Bryconamericus alpha Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Bryconamericus andresoi Román-Valencia, 2003}-
 -{Bryconamericus bayano (Fink, 1976)}-
 -{Bryconamericus beta Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Bryconamericus bolivianus Pearson, 1924}-
 -{Bryconamericus brevirostris (Günther, 1860)}-
 -{Bryconamericus caucanus Eigenmann, 1913}-
 -{Bryconamericus cismontanus Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Bryconamericus cristiani Román-Valencia, 1999}-
 -{Bryconamericus dahli Román-Valencia, 2000}-
 -{Bryconamericus deuterodonoides Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Bryconamericus diaphanus (Cope, 1878)}-
 -{Bryconamericus eigenmanni (Evermann and Kendall, 1906)}-
 -{Bryconamericus emperador (Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Bryconamericus exodon Eigenmann in Eigenmann, McAtee and Ward, 1907}-
 -{Bryconamericus galvisi Román-Valencia, 2000}-
 -{Bryconamericus gonzalezoi Román-Valencia, 2002}-
 -{Bryconamericus grosvenori Eigenmann, 1927}-
 -{Bryconamericus guaytarae Eigenmann and Henn in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Bryconamericus guizae Román-Valencia, 2003}-
 -{Bryconamericus huilae Román-Valencia, 2003}-
 -{Bryconamericus hyphesson Eigenmann, 1909}-
 -{Bryconamericus icelus Dahl in Dahl and Medem, 1964}-
 -{Bryconamericus ichoensis Román-Valencia, 2000}-
 -{Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887)}-
 -{Bryconamericus ikaa Casciotta, Almirón and Azpelicueta, 2004}-
 -{Bryconamericus lambari Malabarba and Kindel, 1995}-
 -{Bryconamericus lassorum Román-Valencia, 2002}-
 -{Bryconamericus loisae Géry, 1964}-
 -{Bryconamericus macrophthalmus Román-Valencia, 2003}-
 -{Bryconamericus megalepis Fowler, 1941}-
 -{Bryconamericus mennii Miquelarena, Protogino, Filiberto and López, 2002}-
 -{Bryconamericus microcephalus (Miranda Ribeiro, 1908)}-
 -{Bryconamericus miraensis Fowler, 1945}-
 -{Bryconamericus motatanensis Schultz, 1944}-
 -{Bryconamericus multiradiatus Dahl, 1960}-
 -{Bryconamericus novae Eigenmann and Henn, 1914}-
 -{Bryconamericus orinocoense Román-Valencia, 2003}-
 -{Bryconamericus ornaticeps Bizerril and Perez-Neto, 1995}-
 -{Bryconamericus osgoodi Eigenmann and Allen, 1942}-
 -{Bryconamericus pachacuti Eigenmann, 1927}-
 -{Bryconamericus pectinatus Vari and Siebert, 1990}-
 -{Bryconamericus peruanus (Müller and Troschel, 1845)}-
 -{Bryconamericus phoenicopterus (Cope, 1872)}-
 -{Bryconamericus plutarcoi Román-Valencia, 2001}-
 -{Bryconamericus pyahu Azpelicueta, Casciotta and Almirón, 2003}-
 -{Bryconamericus rubropictus (Berg, 1901)}-
 -{Bryconamericus scleroparius (Regan, 1908)}-
 -{Bryconamericus simus (Boulenger, 1898)}-
 -{Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908}-
 -{Bryconamericus subtilisform Román-Valencia, 2003}-
 -{Bryconamericus sylvicola Braga, 1998}-
 -{Bryconamericus tenuis Bizerril and Auraujo, 1992}-
 -{Bryconamericus ternetzi Myers, 1928}-
 -{Bryconamericus terrabensis Meek, 1914}-
 -{Bryconamericus thomasi Fowler, 1940}-
 -{Bryconamericus uporas Casciotta, Azpelicueta and Almirón, 2002}-
 -{Bryconamericus yokiae Román-Valencia, 2003}-
 -{Bryconamericus zeteki Hildebrand, 1938}-
 -{Bryconella pallidifrons (Fowler, 1946)}-
 -{Bryconexodon juruenae Géry, 1980}-
 -{Bryconexodon trombetasi Jégu, dos Santos and Ferreira, 1991}-
 -{Bryconops affinis (Günther, 1864)}-
 -{Bryconops alburnoides Kner, 1858}-
 -{Bryconops caudomaculatus (Günther, 1864)}-
 -{Bryconops colanegra Chernoff and Machado-Allison, 1999}-
 -{Bryconops colaroja Chernoff and Machado-Allison, 1999}-
 -{Bryconops cyrtogaster (Norman, 1926)}-
 -{Bryconops disruptus Machado-Allison and Chernoff, 1997}-
 -{Bryconops durbini (Eigenmann, 1908)}-
 -{Bryconops giacopinii (Fernández-Yépez, 1950)}-
 -{Bryconops gracilis (Eigenmann, 1908)}-
 -{Bryconops humeralis Machado-Allison, Chernoff and Buckup, 1996}-
 -{Bryconops imitator Chernoff and Machado-Allison in Chernoff, Machado-Allison, Provenzano, Willink and Petry, 2002}-
 -{Bryconops inpai Knöppel, Junk and Géry, 1968}-
 -{Bryconops melanurus (Bloch, 1794)}-
 -{Bryconops transitoria (Steindachner, 1915)}-
 -{Bryconops vibex Machado-Allison, Chernoff and Buckup, 1996}-
 -{Caenotropus labyrinthicus (Kner, 1858)}-
 -{Caenotropus maculosus (Eigenmann, 1912)}-
 -{Caenotropus mestomorgmatos Vari, Castro and Raredon, 1995}-
 -{Caiapobrycon tucurui Malabarba and Vari, 2000}-
 -{Carlana eigenmanni (Meek, 1912)}-
 -{Carlastyanax aurocaudatus (Eigenmann, 1913)}-
 -{Carnegiella marthae Myers, 1927}-
 -{Carnegiella myersi Fernández-Yépez, 1950}-
 -{Carnegiella schereri Fernández-Yépez, 1950}-
 -{Carnegiella strigata (Günther, 1864)}-
 -{Catoprion mento (Cuvier, 1819)}-
 -{Ceratobranchia binghami Eigenmann, 1927}-
 -{Ceratobranchia delotaenia Chernoff and Machado-Allison, 1990}-
 -{Ceratobranchia elatior Tortonese, 1942}-
 -{Ceratobranchia joanae Chernoff and Machado-Allison, 1990}-
 -{Ceratobranchia obtusirostris Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Chalceus epakros Zanata and Toledo-Piza, 2003}-
 -{Chalceus erythrurus (Cope, 1870)}-
 -{Chalceus guaporensis Zanata and Toledo-Piza, 2003}-
 -{Chalceus macrolepidotus Cuvier, 1818}-
 -{Chalceus spilogyros Zanata and Toledo-Piza, 2003}-
 -{Characidium alipioi Travassos, 1955}-
 -{Characidium bahiensis Almeida, 1971}-
 -{Characidium bimaculatum Fowler, 1941}-
 -{Characidium boavistae Steindachner, 1915}-
 -{Characidium boehlkei Géry, 1972}-
 -{Characidium bolivianum Pearson, 1924}-
 -{Characidium borellii (Boulenger, 1895)}-
 -{Characidium brevirostre Pellegrin, 1908}-
 -{Characidium caucanum Eigenmann, 1912}-
 -{Characidium chupa Schultz, 1944}-
 -{Characidium crandellii Steindachner, 1915}-
 -{Characidium declivirostre Steindachner, 1915}-
 -{Characidium etheostoma Cope, 1872}-
 -{Characidium etzeli Zarske and Géry, 2001}-
 -{Characidium fasciatum Reinhardt, 1867}-
 -{Characidium gomesi Travassos, 1956}-
 -{Characidium grajahuensis Travassos, 1944}-
 -{Characidium hasemani Steindachner, 1915}-
 -{Characidium heinianum Zarske and Géry, 2001}-
 -{Characidium interruptum Pellegrin, 1909}-
 -{Characidium japuhybense Travassos, 1949}-
 -{Characidium lagosantensis Travassos, 1947}-
 -{Characidium lanei Travassos, 1967}-
 -{Characidium laterale (Boulenger, 1895)}-
 -{Characidium lauroi Travassos, 1949}-
 -{Characidium macrolepidotum (Peters, 1868)}-
 -{Characidium marshi Breder, 1925}-
 -{Characidium occidentale Buckup and Reis, 1997}-
 -{Characidium oiticicai Travassos, 1967}-
 -{Characidium orientale Buckup and Reis, 1997}-
 -{Characidium pellucidum Eigenmann, 1909}-
 -{Characidium phoxocephalum Eigenmann, 1912}-
 -{Characidium pteroides Eigenmann, 1909}-
 -{Characidium pterostictum Gomes, 1947}-
 -{Characidium purpuratum Steindachner, 1882}-
 -{Characidium rachovii Regan, 1913}-
 -{Characidium roesseli Géry, 1965}-
 -{Characidium sanctjohanni Dahl, 1960}-
 -{Characidium schindleri Zarske and Géry, 2001}-
 -{Characidium schubarti Travassos, 1955}-
 -{Characidium serrano Buckup and Reis, 1997}-
 -{Characidium steindachneri Cope, 1878}-
 -{Characidium stigmosum Melo and Buckup, 2002}-
 -{Characidium tenue (Cope, 1894)}-
 -{Characidium timbuiense Travassos, 1946}-
 -{Characidium vestigipinne Buckup and Hahn, 2000}-
 -{Characidium vidali Travassos, 1967}-
 -{Characidium zebra Eigenmann, 1909}-
 -{Charax apurensis Lucena, 1987}-
 -{Charax caudimaculatus Lucena, 1987}-
 -{Charax condei (Géry and Knöppel, 1976)}-
 -{Charax gibbosus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Charax hemigrammus (Eigenmann, 1912)}-
 -{Charax leticiae Lucena, 1987}-
 -{Charax macrolepis (Kner, 1858)}-
 -{Charax metae Eigenmann, 1922}-
 -{Charax michaeli Lucena, 1989}-
 -{Charax niger Lucena, 1989}-
 -{Charax notulatus Lucena, 1987}-
 -{Charax pauciradiatus (Günther, 1864)}-
 -{Charax rupununi Eigenmann, 1912}-
 -{Charax stenopterus (Cope, 1894)}-
 -{Charax tectifer (Cope, 1870)}-
 -{Charax unimaculatus Lucena, 1989}-
 -{Cheirodon australe Eigenmann, 1928}-
 -{Cheirodon galusdai Eigenmann, 1928}-
 -{Cheirodon ibicuhiensis Eigenmann, 1915}-
 -{Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842)}-
 -{Cheirodon kiliani Campos, 1982}-
 -{Cheirodon parahybae Eigenmann, 1915}-
 -{Cheirodon pisciculus Girard, 1855}-
 -{Cheirodontops geayi Schultz, 1944}-
 -{Chilobrycon deuterodon Géry and de Rham, 1981}-
 -{Chilodus fritillus Vari and Ortega, 1997}-
 -{Chilodus gracilis Isbrücker and Nijssen, 1988}-
 -{Chilodus punctatus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Chilodus zunevei Puyo, 1946}-
 -{Chrysobrycon hesperus (Böhlke, 1958)}-
 -{Chrysobrycon myersi (Weitzman and Thomerson, 1970)}-
 -{Citharidium ansorgii Boulenger, 1902}-
 -{Citharinops distichodoides (Pellegrin, 1919)}-
 -{Citharinus citharus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809)}-
 -{Citharinus congicus Boulenger, 1897}-
 -{Citharinus eburneensis Daget, 1962}-
 -{Citharinus gibbosus Boulenger, 1899}-
 -{Citharinus latus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Citharinus macrolepis Boulenger, 1899}-
 -{Clupeacharax anchoveoides Pearson, 1924}-
 -{Clupeocharax schoutedeni Pellegrin, 1926}-
 -{Colossoma macropomum (Cuvier, 1816)}-
 -{Compsura gorgonae (Evermann and Goldsborough, 1909)}-
 -{Compsura heterura Eigenmann, 1915}-
 -{Congocharax gossei Poll and Lambert, 1964}-
 -{Congocharax olbrechtsi (Poll, 1954)}-
 -{Congocharax spilotaenia (Boulenger, 1912)}-
 -{Copeina guttata (Steindachner, 1876)}-
 -{Copeina osgoodi Eigenmann, 1922}-
 -{Copella arnoldi (Regan, 1912)}-
 -{Copella carsevennensis (Regan, 1912)}-
 -{Copella compta (Myers, 1927)}-
 -{Copella eigenmanni (Regan, 1912)}-
 -{Copella metae (Eigenmann, 1914)}-
 -{Copella nattereri (Steindachner, 1876)}-
 -{Copella nigrofasciata (Meinken, 1952)}-
 -{Copella vilmae Géry, 1963}-
 -{Coptobrycon bilineatus (Ellis, 1911)}-
 -{Corynopoma riisei Gill, 1858}-
 -{Creagrutus affinis Steindachner, 1880}-
 -{Creagrutus amoenus Fowler, 1943}-
 -{Creagrutus anary Fowler, 1913}-
 -{Creagrutus atratus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus atrisignum Myers, 1927}-
 -{Creagrutus barrigai Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus beni Eigenmann, 1911}-
 -{Creagrutus bolivari Schultz, 1944}-
 -{Creagrutus brevipinnis Eigenmann, 1913}-
 -{Creagrutus britskii Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus calai Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus caucanus Eigenmann, 1913}-
 -{Creagrutus changae Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus cochui Géry, 1964}-
 -{Creagrutus cracentis Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus crenatus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus ephippiatus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus figueiredoi Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus flavescens Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus gephyrus Böhlke and Saul, 1975}-
 -{Creagrutus gracilis Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus gyrospilus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus hildebrandi Schultz, 1944}-
 -{Creagrutus holmi Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus hysginus Harold, Vari, Machado-Allison and Provenzano, 1994}-
 -{Creagrutus ignotus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus kunturus Vari, Harold and Ortega, 1995}-
 -{Creagrutus lassoi Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus lepidus Vari, Harold, Lasso and Machado-Allison, 1993}-
 -{Creagrutus machadoi Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus magdalenae Eigenmann, 1913}-
 -{Creagrutus magoi Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus manu Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus maracaiboensis (Schultz, 1944)}-
 -{Creagrutus maxillaris (Myers, 1927)}-
 -{Creagrutus melanzonus Eigenmann, 1909}-
 -{Creagrutus melasma Vari, Harold and Taphorn, 1994}-
 -{Creagrutus menezesi Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus meridionalis Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus molinus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus mucipu Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus muelleri (Günther, 1859)}-
 -{Creagrutus nigrostigmatus Dahl, 1960}-
 -{Creagrutus occidaneus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus ortegai Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus ouranonastes Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus paraguayensis Mahnert and Géry, 1988}-
 -{Creagrutus paralacus Harold and Vari, 1994}-
 -{Creagrutus pearsoni Mahnert and Géry, 1988}-
 -{Creagrutus peruanus (Steindachner, 1877)}-
 -{Creagrutus petilus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus phasma Myers, 1927}-
 -{Creagrutus pila Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus planquettei Géry and Renno, 1989}-
 -{Creagrutus provenzanoi Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus runa Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus saxatilis Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus seductus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus taphorni Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus tuyuka Vari and Lima, 2003}-
 -{Creagrutus ungulus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus veruina Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus vexillapinnus Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus xiphos Vari and Harold, 2001}-
 -{Creagrutus zephyrus Vari and Harold, 2001}-
 -{Crenuchus spilurus Günther, 1863}-
 -{Ctenobrycon alleni (Eigenmann and McAtee in Eigenmann, McAtee and Ward, 1907)}-
 -{Ctenobrycon hauxwellianus (Cope, 1870)}-
 -{Ctenobrycon multiradiatus (Steindachner, 1876)}-
 -{Ctenobrycon spilurus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Ctenolucius beani (Fowler, 1907)}-
 -{Ctenolucius hujeta (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Curimata acutirostris Vari and Reis, 1995}-
 -{Curimata aspera (Günther, 1868)}-
 -{Curimata cerasina Vari, 1984}-
 -{Curimata cisandina (Allen in Eigenmann and Allen, 1942)}-
 -{Curimata cyprinoides (Linnaeus, 1766)}-
 -{Curimata incompta Vari, 1984}-
 -{Curimata inornata Vari, 1989}-
 -{Curimata knerii (Steindachner, 1876)}-
 -{Curimata macrops (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Curimata mivartii (Steindachner, 1878)}-
 -{Curimata ocellata (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Curimata roseni Vari, 1989}-
 -{Curimata vittata (Kner, 1858)}-
 -{Curimatella alburna (Müller and Troschel, 1844)}-
 -{Curimatella dorsalis (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Curimatella immaculata (Fernández-Yépez, 1948)}-
 -{Curimatella lepidura (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Curimatella meyeri (Steindachner, 1882)}-
 -{Curimatopsis crypticus Vari, 1982}-
 -{Curimatopsis evelynae Géry, 1964}-
 -{Curimatopsis macrolepis (Steindachner, 1876)}-
 -{Curimatopsis microlepis Eigenmann and Eigenmann, 1889}-
 -{Curimatopsis myersi Vari, 1982}-
 -{Cyanocharax alegretesis Malabarba and Weitzman, 2003}-
 -{Cyanocharax dicropotamicus Malabarba and Weitzman, 2003}-
 -{Cyanocharax itaimbe Malabarba and Weitzman, 2003}-
 -{Cyanocharax lepiclastus Malabarba, Weitzman and Casciotta in Malabarba and Weitzman, 2003}-
 -{Cyanocharax macropinna Malabarba and Weitzman, 2003}-
 -{Cyanocharax tipiaia Malabarba and Weitzman, 2003}-
 -{Cynodon gibbus (Agassiz, 1829)}-
 -{Cynodon meionactis Géry, Le Bail and Keith, 1999}-
 -{Cynodon septenarius Toledo-Piza, 2000}-
 -{Cynopotamus amazonus (Günther, 1868)}-
 -{Cynopotamus argenteus (Valenciennes, 1836)}-
 -{Cynopotamus atratoensis (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Cynopotamus bipunctatus Pellegrin, 1909}-
 -{Cynopotamus essequibensis Eigenmann, 1912}-
 -{Cynopotamus gouldingi Menezes, 1987}-
 -{Cynopotamus juruenae Menezes, 1987}-
 -{Cynopotamus kincaidi (Schultz, 1950)}-
 -{Cynopotamus magdalenae (Steindachner, 1879)}-
 -{Cynopotamus tocantinensis Menezes, 1987}-
 -{Cynopotamus venezuelae (Schultz, 1944)}-
 -{Cyphocharax abramoides (Kner, 1858)}-
 -{Cyphocharax festivus Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax gangamon Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax gilbert (Quoy and Gaimard, 1824)}-
 -{Cyphocharax gillii (Eigenmann and Kennedy, 1903)}-
 -{Cyphocharax gouldingi Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax helleri (Steindachner, 1910)}-
 -{Cyphocharax laticlavius Vari and Blackledge, 1996}-
 -{Cyphocharax leucostictus (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878)}-
 -{Cyphocharax meniscaprorus Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax mestomyllon Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax microcephalus (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Cyphocharax modestus (Fernández-Yépez, 1948)}-
 -{Cyphocharax multilineatus (Myers, 1927)}-
 -{Cyphocharax nagelii (Steindachner, 1881)}-
 -{Cyphocharax nigripinnis Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax notatus (Steindachner, 1908)}-
 -{Cyphocharax oenas Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax pantostictos Vari and Barriga S., 1990}-
 -{Cyphocharax platanus (Günther, 1880)}-
 -{Cyphocharax plumbeus (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Cyphocharax punctatus (Vari and Nijssen, 1986)}-
 -{Cyphocharax saladensis (Meinken, 1933)}-
 -{Cyphocharax santacatarinae (Fernández-Yépez, 1948)}-
 -{Cyphocharax signatus Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax spilotus (Vari, 1987)}-
 -{Cyphocharax spiluropsis (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Cyphocharax spilurus (Günther, 1864)}-
 -{Cyphocharax stilbolepis Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax vanderi (Britski, 1980)}-
 -{Cyphocharax vexillapinnus Vari, 1992}-
 -{Cyphocharax voga (Hensel, 1870)}-
 -{Derhamia hoffmannorum Géry and Zarske, 2002}-
 -{Deuterodon iguape Eigenmann in Eigenmann, McAtee and Ward, 1907}-
 -{Deuterodon langei Travassos, 1957}-
 -{Deuterodon longirostris (Steindachner, 1907)}-
 -{Deuterodon potaroensis Eigenmann, 1909}-
 -{Deuterodon rosae (Steindachner, 1908)}-
 -{Deuterodon singularis Lucena and Lucena, 1992}-
 -{Deuterodon stigmaturus (Gomes, 1947)}-
 -{Deuterodon supparis Lucena and Lucena, 1992}-
 -{Diapoma speculiferum Cope, 1894}-
 -{Diapoma terofali (Géry, 1964)}-
 -{Distichodus affinis Günther, 1873}-
 -{Distichodus altus Boulenger, 1899}-
 -{Distichodus antonii Schilthuis, 1891}-
 -{Distichodus atroventralis Boulenger, 1898}-
 -{Distichodus brevipinnis Günther, 1864}-
 -{Distichodus decemmaculatus Pellegrin, 1926}-
 -{Distichodus engycephalus Günther, 1864}-
 -{Distichodus fasciolatus Boulenger, 1898}-
 -{Distichodus hypostomatus Pellegrin, 1900}-
 -{Distichodus kolleri Holly, 1926}-
 -{Distichodus langi Nichols and Griscom, 1917}-
 -{Distichodus lusosso Schilthuis, 1891}-
 -{Distichodus maculatus Boulenger, 1898}-
 -{Distichodus mossambicus Peters, 1852}-
 -{Distichodus nefasch (Bonnaterre, 1788)}-
 -{Distichodus niloticus (Hasselquist, 1762)}-
 -{Distichodus noboli Boulenger, 1899}-
 -{Distichodus notospilus Günther, 1867}-
 -{Distichodus petersii Pfeffer, 1896}-
 -{Distichodus rostratus Günther, 1864}-
 -{Distichodus rufigiensis Norman, 1922}-
 -{Distichodus schenga Peters, 1852}-
 -{Distichodus sexfasciatus Boulenger, 1897}-
 -{Duboisialestes bifasciatus Poll, 1967}-
 -{Duboisialestes tumbensis (Hoedeman, 1951)}-
 -{Dundocharax bidentatus Poll, 1967}-
 -{Elachocharax geryi Weitzman and Kanazawa, 1978}-
 -{Elachocharax junki (Géry, 1971)}-
 -{Elachocharax mitopterus Weitzman, 1986}-
 -{Elachocharax pulcher Myers, 1927}-
 -{Engraulisoma taeniatum Castro, 1981}-
 -{Erythrinus erythrinus (Bloch and Schneider, 1801)}-
 -{Erythrinus kessleri Steindachner, 1877}-
 -{Eugnathichthys eetveldii Boulenger, 1898}-
 -{Eugnathichthys macroterolepis Boulenger, 1899}-
 -{Exodon paradoxus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Galeocharax gulo (Cope, 1870)}-
 -{Galeocharax humeralis (Valenciennes, 1842)}-
 -{Galeocharax knerii (Steindachner, 1879)}-
 -{Gasteropelecus levis (Eigenmann, 1909)}-
 -{Gasteropelecus maculatus Steindachner, 1879}-
 -{Gasteropelecus sternicla (Linnaeus, 1758)}-
 -{Genycharax tarpon Eigenmann, 1912}-
 -{Gephyrocharax atracaudatus (Meek and Hildebrand, 1912)}-
 -{Gephyrocharax caucanus Eigenmann, 1912}-
 -{Gephyrocharax chaparae Fowler, 1940}-
 -{Gephyrocharax chocoensis Eigenmann, 1912}-
 -{Gephyrocharax intermedius Meek and Hildebrand, 1916}-
 -{Gephyrocharax major Myers in Eigenmann and Myers, 1929}-
 -{Gephyrocharax martae Dahl, 1943}-
 -{Gephyrocharax melanocheir Eigenmann, 1912}-
 -{Gephyrocharax sinuensis Dahl in Dahl and Medem, 1964}-
 -{Gephyrocharax valencia Eigenmann, 1920}-
 -{Gephyrocharax venezuelae Schultz, 1944}-
 -{Gephyrocharax whaleri Hildebrand, 1938}-
 -{Geryichthys sterbai Zarske, 1997}-
 -{Gilbertolus alatus (Steindachner, 1878)}-
 -{Gilbertolus atratoensis Schultz, 1943}-
 -{Gilbertolus maracaiboensis Schultz, 1943}-
 -{Glandulocauda melanogenys Eigenmann, 1911}-
 -{Glandulocauda melanopleura Eigenmann, 1911}-
 -{Gnathocharax steindachneri Fowler, 1913}-
 -{Gnathodolus bidens Myers, 1927}-
 -{Grundulus bogotensis (Humboldt in Humboldt and Valenciennes, 1821)}-
 -{Grundulus cochae Román-Valencia, Paepke and Pantoja, 2003}-
 -{Gymnocharacinus bergii Steindachner, 1903}-
 -{Gymnocorymbus bondi (Fowler, 1911)}-
 -{Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895)}-
 -{Gymnocorymbus thayeri Eigenmann, 1908}-
 -{Gymnotichthys hildae Fernández-Yépez, 1950}-
 -{Hasemania crenuchoides Zarske and Géry, 1999}-
 -{Hasemania hanseni (Fowler, 1949)}-
 -{Hasemania maxillaris Ellis, 1911}-
 -{Hasemania melanura Ellis, 1911}-
 -{Hasemania nana (Lütken, 1875)}-
 -{Hemibrycon beni Pearson, 1924}-
 -{Hemibrycon boquiae (Eigenmann, 1913)}-
 -{Hemibrycon carrilloi Dahl, 1960}-
 -{Hemibrycon colombianus Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Hemibrycon dariensis Meek and Hildebrand, 1916}-
 -{Hemibrycon decurrens (Eigenmann, 1913)}-
 -{Hemibrycon dentatus (Eigenmann, 1913)}-
 -{Hemibrycon guppyi (Regan, 1906)}-
 -{Hemibrycon helleri Eigenmann, 1927}-
 -{Hemibrycon huambonicus (Steindachner, 1882)}-
 -{Hemibrycon jabonero Schultz, 1944}-
 -{Hemibrycon jelskii (Steindachner, 1877)}-
 -{Hemibrycon metae Myers, 1930}-
 -{Hemibrycon orcesi Böhlke, 1958}-
 -{Hemibrycon polyodon (Günther, 1864)}-
 -{Hemibrycon surinamensis Géry, 1962}-
 -{Hemibrycon taeniurus (Gill, 1858)}-
 -{Hemibrycon tolimae (Eigenmann, 1913)}-
 -{Hemibrycon tridens Eigenmann, 1922}-
 -{Hemibrycon velox Dahl in Dahl and Medem, 1964}-
 -{Hemigrammocharax angolensis Poll, 1967}-
 -{Hemigrammocharax lineostriatus Poll, 1967}-
 -{Hemigrammocharax machadoi Poll, 1967}-
 -{Hemigrammocharax minutus (Worthington, 1933)}-
 -{Hemigrammocharax monardi Pellegrin, 1936}-
 -{Hemigrammocharax multifasciatus (Boulenger, 1923)}-
 -{Hemigrammocharax ocellicauda (Boulenger, 1907)}-
 -{Hemigrammocharax uniocellatus (Pellegrin, 1926)}-
 -{Hemigrammocharax wittei Poll, 1933}-
 -{Hemigrammopetersius barnardi (Herre, 1936)}-
 -{Hemigrammopetersius pulcher (Boulenger, 1909)}-
 -{Hemigrammus aereus Géry, 1959}-
 -{Hemigrammus analis Durbin, 1909}-
 -{Hemigrammus barrigonae Eigenmann and Henn, 1914}-
 -{Hemigrammus bellottii (Steindachner, 1882)}-
 -{Hemigrammus bleheri Géry and Mahnert, 1986}-
 -{Hemigrammus boesemani Géry, 1959}-
 -{Hemigrammus brevis Ellis, 1911}-
 -{Hemigrammus cayennensis Géry, 1959}-
 -{Hemigrammus coeruleus Durbin in Eigenmann, 1908}-
 -{Hemigrammus cupreus Durbin in Eigenmann, 1918}-
 -{Hemigrammus cylindricus Durbin, 1909}-
 -{Hemigrammus elegans (Steindachner, 1882)}-
 -{Hemigrammus erythrozonus Durbin, 1909}-
 -{Hemigrammus falsus Meinken, 1958}-
 -{Hemigrammus gracilis (Lütken, 1875)}-
 -{Hemigrammus guyanensis Géry, 1959}-
 -{Hemigrammus haraldi Géry, 1961}-
 -{Hemigrammus hyanuary Durbin in Eigenmann, 1918}-
 -{Hemigrammus iota Durbin, 1909}-
 -{Hemigrammus levis Durbin in Eigenmann, 1908}-
 -{Hemigrammus luelingi Géry, 1964}-
 -{Hemigrammus lunatus Durbin in Eigenmann, 1918}-
 -{Hemigrammus mahnerti Uj and Géry, 1989}-
 -{Hemigrammus marginatus Ellis, 1911}-
 -{Hemigrammus matei Eigenmann, 1918}-
 -{Hemigrammus maxillaris (Fowler, 1932)}-
 -{Hemigrammus megaceps Fowler, 1945}-
 -{Hemigrammus melanochrous Fowler, 1913}-
 -{Hemigrammus micropterus Meek in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Hemigrammus microstomus Durbin in Eigenmann, 1918}-
 -{Hemigrammus mimus Böhlke, 1955}-
 -{Hemigrammus neptunus Zarske and Géry, 2002}-
 -{Hemigrammus newboldi (Fernández-Yépez, 1949)}-
 -{Hemigrammus ocellifer (Steindachner, 1882)}-
 -{Hemigrammus orthus Durbin, 1909}-
 -{Hemigrammus pretoensis Géry, 1965}-
 -{Hemigrammus pulcher Ladiges, 1938}-
 -{Hemigrammus rhodostomus Ahl, 1924}-
 -{Hemigrammus rodwayi Durbin, 1909}-
 -{Hemigrammus schmardae (Steindachner, 1882)}-
 -{Hemigrammus stictus (Durbin, 1909)}-
 -{Hemigrammus tridens Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Hemigrammus ulreyi (Boulenger, 1895)}-
 -{Hemigrammus unilineatus (Gill, 1858)}-
 -{Hemigrammus vorderwinkleri Géry, 1963}-
 -{Hemiodus amazonum (Humboldt in Humboldt and Valenciennes, 1821)}-
 -{Hemiodus argenteus Pellegrin, 1908}-
 -{Hemiodus atranalis (Fowler, 1940)}-
 -{Hemiodus goeldii Steindachner, 1908}-
 -{Hemiodus gracilis Günther, 1864}-
 -{Hemiodus huraulti (Géry, 1964)}-
 -{Hemiodus immaculatus Kner, 1858}-
 -{Hemiodus microlepis Kner, 1858}-
 -{Hemiodus orthonops Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Hemiodus parnaguae Eigenmann and Henn, 1916}-
 -{Hemiodus quadrimaculatus Pellegrin, 1908}-
 -{Hemiodus semitaeniatus Kner, 1858}-
 -{Hemiodus sterni (Géry, 1964)}-
 -{Hemiodus ternetzi Myers, 1927}-
 -{Hemiodus thayeria Böhlke, 1955}-
 -{Hemiodus tocantinensis Langeani, 1999}-
 -{Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794)}-
 -{Hemiodus vorderwinkleri (Géry, 1964)}-
 -{Hemistichodus lootensi Poll and Daget, 1968}-
 -{Hemistichodus mesmaekersi Poll, 1959}-
 -{Hemistichodus vaillanti Pellegrin, 1900}-
 -{Henochilus wheatlandii Garman, 1890}-
 -{Hepsetus odoe (Bloch, 1794)}-
 -{Heterocharax leptogrammus Toledo-Piza, 2000}-
 -{Heterocharax macrolepis Eigenmann, 1912}-
 -{Heterocharax virgulatus Toledo-Piza, 2000}-
 -{Heterocheirodon jacuiensis Malabarba and Bertaco, 1999}-
 -{Heterocheirodon yatai (Casciotta, Miquelarena and Protogino, 1992)}-
 -{Hollandichthys multifasciatus (Eigenmann and Norris, 1900)}-
 -{Hoplerythrinus cinereus (Gill, 1858)}-
 -{Hoplerythrinus gronovii (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1847)}-
 -{Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Hoplias aimara (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1847)}-
 -{Hoplias brasiliensis (Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Hoplias lacerdae Miranda Ribeiro, 1908}-
 -{Hoplias macrophthalmus (Pellegrin, 1907)}-
 -{Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)}-
 -{Hoplias microcephalus (Agassiz in Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Hoplias microlepis (Günther, 1864)}-
 -{Hoplias patana (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1847)}-
 -{Hoplias teres (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1847)}-
 -{Hoplocharax goethei Géry, 1966}-
 -{Hydrocynus brevis (Günther, 1864)}-
 -{Hydrocynus forskahlii (Cuvier, 1819)}-
 -{Hydrocynus goliath (Boulenger, 1898)}-
 -{Hydrocynus tanzaniae Brewster, 1986}-
 -{Hydrocynus vittatus Castelnau, 1861}-
 -{Hydrolycus armatus (Jardine and Schomburgk in Schomburgk, 1841)}-
 -{Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1819)}-
 -{Hydrolycus tatauaia Toledo-Piza, Menezes and dos Santos, 1999}-
 -{Hydrolycus wallacei Toledo-Piza, Menezes and dos Santos, 1999}-
 -{Hyphessobrycon agulha Fowler, 1913}-
 -{Hyphessobrycon albolineatum Fernández-Yépez, 1950}-
 -{Hyphessobrycon amandae Géry and Uj, 1987}-
 -{Hyphessobrycon amapaensis Zarske and Géry, 1998}-
 -{Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Hyphessobrycon arianae Uj and Géry, 1989}-
 -{Hyphessobrycon axelrodi (Travassos, 1959)}-
 -{Hyphessobrycon balbus Myers, 1927}-
 -{Hyphessobrycon bentosi Durbin in Eigenmann, 1908}-
 -{Hyphessobrycon bifasciatus Ellis, 1911}-
 -{Hyphessobrycon boulengeri (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Hyphessobrycon cachimbensis Travassos, 1964}-
 -{Hyphessobrycon catableptus (Durbin, 1909)}-
 -{Hyphessobrycon coelestinus Myers in Eigenmann and Myers, 1929}-
 -{Hyphessobrycon columbianus Zarske and Géry, 2002}-
 -{Hyphessobrycon compressus (Meek, 1904)}-
 -{Hyphessobrycon condotensis Regan, 1913}-
 -{Hyphessobrycon copelandi Durbin in Eigenmann, 1908}-
 -{Hyphessobrycon diancistrus Weitzman, 1977}-
 -{Hyphessobrycon duragenys Ellis, 1911}-
 -{Hyphessobrycon ecuadorensis (Eigenmann, 1915)}-
 -{Hyphessobrycon ecuadoriensis Eigenmann and Henn in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Hyphessobrycon eilyos Lima and Moreira, 2003}-
 -{Hyphessobrycon elachys Weitzman, 1984}-
 -{Hyphessobrycon eos Durbin, 1909}-
 -{Hyphessobrycon epicharis Weitzman and Palmer, 1997}-
 -{Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882)}-
 -{Hyphessobrycon erythrostigma (Fowler, 1943)}-
 -{Hyphessobrycon fernandezi Fernández-Yépez, 1972}-
 -{Hyphessobrycon flammeus Myers, 1924}-
 -{Hyphessobrycon frankei Zarske and Géry, 1997}-
 -{Hyphessobrycon georgettae Géry, 1961}-
 -{Hyphessobrycon gracilior Géry, 1964}-
 -{Hyphessobrycon griemi Hoedeman, 1957}-
 -{Hyphessobrycon guarani Mahnert and Géry, 1987}-
 -{Hyphessobrycon haraldschultzi Travassos, 1960}-
 -{Hyphessobrycon hasemani Fowler, 1913}-
 -{Hyphessobrycon heliacus Moreira, Landim and Costa, 2002}-
 -{Hyphessobrycon herbertaxelrodi Géry, 1961}-
 -{Hyphessobrycon heteresthes (Ulrey, 1894)}-
 -{Hyphessobrycon heterorhabdus (Ulrey, 1894)}-
 -{Hyphessobrycon hildae Fernández-Yépez, 1950}-
 -{Hyphessobrycon igneus Miquelarena, Menni, Lopez and Casciotta, 1980}-
 -{Hyphessobrycon iheringi Fowler, 1941}-
 -{Hyphessobrycon inconstans (Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Hyphessobrycon itaparicensis Lima and Costa, 2001}-
 -{Hyphessobrycon langeanii Lima and Moreira, 2003}-
 -{Hyphessobrycon latus Fowler, 1941}-
 -{Hyphessobrycon loretoensis Ladiges, 1938}-
 -{Hyphessobrycon loweae Costa and Géry, 1994}-
 -{Hyphessobrycon luetkenii (Boulenger, 1887)}-
 -{Hyphessobrycon maculicauda Ahl, 1936}-
 -{Hyphessobrycon megalopterus (Eigenmann, 1915)}-
 -{Hyphessobrycon melanopleurus Ellis, 1911}-
 -{Hyphessobrycon melasemeion Fowler, 1945}-
 -{Hyphessobrycon melazonatus Durbin in Eigenmann, 1908}-
 -{Hyphessobrycon meridionalis Ringuelet, Miquelarena and Menni, 1978}-
 -{Hyphessobrycon metae Eigenmann and Henn, 1914}-
 -{Hyphessobrycon micropterus (Eigenmann, 1915)}-
 -{Hyphessobrycon milleri Durbin in Eigenmann, 1908}-
 -{Hyphessobrycon minimus Durbin, 1909}-
 -{Hyphessobrycon minor Durbin, 1909}-
 -{Hyphessobrycon moniliger Moreira, Lima and Costa, 2002}-
 -{Hyphessobrycon mutabilis Costa and Géry, 1994}-
 -{Hyphessobrycon negodagua Lima and Gerhard, 2001}-
 -{Hyphessobrycon panamensis Durbin in Eigenmann, 1908}-
 -{Hyphessobrycon parvellus Ellis, 1911}-
 -{Hyphessobrycon peruvianus Ladiges, 1938}-
 -{Hyphessobrycon piabinhas Fowler, 1941}-
 -{Hyphessobrycon poecilioides Eigenmann, 1913}-
 -{Hyphessobrycon procerus Mahnert and Géry, 1987}-
 -{Hyphessobrycon proteus Eigenmann, 1913}-
 -{Hyphessobrycon pulchripinnis Ahl, 1937}-
 -{Hyphessobrycon pyrrhonotus Burgess, 1993}-
 -{Hyphessobrycon pytai Géry and Mahnert, 1993}-
 -{Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911}-
 -{Hyphessobrycon robustulus (Cope, 1870)}-
 -{Hyphessobrycon rosaceus Durbin, 1909}-
 -{Hyphessobrycon roseus (Géry, 1960)}-
 -{Hyphessobrycon saizi Géry, 1964}-
 -{Hyphessobrycon santae (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Hyphessobrycon savagei Bussing, 1967}-
 -{Hyphessobrycon schauenseei Fowler, 1926}-
 -{Hyphessobrycon scholzei Ahl, 1937}-
 -{Hyphessobrycon scutulatus Lucena, 2003}-
 -{Hyphessobrycon simulatus (Géry, 1960)}-
 -{Hyphessobrycon socolofi Weitzman, 1977}-
 -{Hyphessobrycon sovichthys Schultz, 1944}-
 -{Hyphessobrycon stegemanni Géry, 1961}-
 -{Hyphessobrycon stramineus Durbin in Eigenmann, 1918}-
 -{Hyphessobrycon sweglesi (Géry, 1961)}-
 -{Hyphessobrycon takasei Géry, 1964}-
 -{Hyphessobrycon taurocephalus Ellis, 1911}-
 -{Hyphessobrycon tenuis Géry, 1964}-
 -{Hyphessobrycon tortuguerae Böhlke, 1958}-
 -{Hyphessobrycon tropis Géry, 1963}-
 -{Hyphessobrycon tukunai Géry, 1965}-
 -{Hyphessobrycon uruguayensis (Fowler, 1943)}-
 -{Hyphessobrycon vilmae Géry, 1966}-
 -{Hyphessobrycon wajat Almirón and Casciotta, 1999}-
 -{Hyphessobrycon weitzmanorum Lima and Moreira, 2003}-
 -{Hyphessobrycon werneri Géry and Uj, 1987}-
 -{Hypobrycon leptorhynchus da Silva and Malabarba, 1996}-
 -{Hypobrycon maromba Malabarba and Malabarba, 1994}-
 -{Hypobrycon poi Almirón, Casciotta, Azpelicueta and Cione, 2001}-
 -{Hysteronotus megalostomus Eigenmann, 1911}-
 -{Ichthyborus besse (Joannis, 1835)}-
 -{Ichthyborus monodi (Pellegrin, 1927)}-
 -{Ichthyborus ornatus (Boulenger, 1899)}-
 -{Ichthyborus quadrilineatus (Pellegrin, 1904)}-
 -{Ichthyoelephas humeralis (Günther, 1860)}-
 -{Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879)}-
 -{Iguanodectes adujai Géry, 1970}-
 -{Iguanodectes geisleri Géry, 1970}-
 -{Iguanodectes gracilis Géry, 1993}-
 -{Iguanodectes polylepis Géry, 1993}-
 -{Iguanodectes purusii (Steindachner, 1908)}-
 -{Iguanodectes rachovii Regan, 1912}-
 -{Iguanodectes spilurus (Günther, 1864)}-
 -{Iguanodectes variatus Géry, 1993}-
 -{Inpaichthys kerri Géry and Junk, 1977}-
 -{Iotabrycon praecox Roberts, 1973}-
 -{Jupiaba abramoides (Eigenmann, 1909)}-
 -{Jupiaba acanthogaster (Eigenmann, 1911)}-
 -{Jupiaba anteroides (Géry, 1965)}-
 -{Jupiaba apenima Zanata, 1997}-
 -{Jupiaba asymmetrica (Eigenmann, 1908)}-
 -{Jupiaba atypindi Zanata, 1997}-
 -{Jupiaba essequibensis (Eigenmann, 1909)}-
 -{Jupiaba keithi (Géry, Planquette and Le Bail, 1996)}-
 -{Jupiaba maroniensis (Géry, Planquette and Le Bail, 1996)}-
 -{Jupiaba meunieri (Géry, Planquette and Le Bail, 1996)}-
 -{Jupiaba minor (Travassos, 1964)}-
 -{Jupiaba mucronata (Eigenmann, 1909)}-
 -{Jupiaba ocellata (Géry, Planquette and Le Bail, 1996)}-
 -{Jupiaba pinnata (Eigenmann, 1909)}-
 -{Jupiaba pirana Zanata, 1997}-
 -{Jupiaba polylepis (Günther, 1864)}-
 -{Jupiaba poranga Zanata, 1997}-
 -{Jupiaba potaroensis (Eigenmann, 1909)}-
 -{Jupiaba scologaster (Weitzman and Vari, 1986)}-
 -{Jupiaba yarina Zanata, 1997}-
 -{Jupiaba zonata (Eigenmann, 1908)}-
 -{Klausewitzia ritae Géry, 1965}-
 -{Knodus breviceps (Eigenmann, 1908)}-
 -{Knodus caquetae Fowler, 1945}-
 -{Knodus chapadae (Fowler, 1906)}-
 -{Knodus delta Géry, 1972}-
 -{Knodus gamma Géry, 1972}-
 -{Knodus heteresthes (Eigenmann, 1908)}-
 -{Knodus hypopterus (Fowler, 1943)}-
 -{Knodus megalops Myers in Eigenmann and Myers, 1929}-
 -{Knodus meridae Eigenmann, 1911}-
 -{Knodus mizquae (Fowler, 1943)}-
 -{Knodus moenkhausii (Eigenmann and Kennedy, 1903)}-
 -{Knodus orteguasae (Fowler, 1943)}-
 -{Knodus savannensis Géry, 1961}-
 -{Knodus septentrionalis Géry, 1972}-
 -{Knodus smithi (Fowler, 1913)}-
 -{Knodus victoriae (Steindachner, 1907)}-
 -{Kolpotocheirodon theloura Malabarba and Weitzman, 2000}-
 -{Ladigesia roloffi Géry, 1968}-
 -{Laemolyta fasciata Pearson, 1924}-
 -{Laemolyta fernandezi Myers, 1950}-
 -{Laemolyta garmani (Borodin, 1931)}-
 -{Laemolyta macra Géry, 1974}-
 -{Laemolyta nitens (Garman, 1890)}-
 -{Laemolyta orinocensis (Steindachner, 1879)}-
 -{Laemolyta petiti Géry, 1964}-
 -{Laemolyta proxima (Garman, 1890)}-
 -{Laemolyta taeniata (Kner, 1858)}-
 -{Laemolyta varia (Garman, 1890)}-
 -{Landonia latidens Eigenmann and Henn in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914}-
 -{Lebiasina bimaculata Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1847}-
 -{Lebiasina chucuriensis Ardila Rodríguez, 2001}-
 -{Lebiasina floridablancaensis Ardila Rodríguez, 1994}-
 -{Lebiasina intermedia Meinken, 1936}-
 -{Lebiasina multimaculata Boulenger, 1911}-
 -{Lebiasina narinensis Ardila Rodríguez, 2002}-
 -{Lebiasina provenzanoi Ardila Rodríguez, 1999}-
 -{Lebiasina uruyensis Fernández-Yépez, 1967}-
 -{Lebiasina yuruaniensis Ardila Rodríguez, 2000}-
 -{Lepidarchus adonis Roberts, 1966}-
 -{Leporellus pictus (Kner, 1858)}-
 -{Leporellus retropinnis (Eigenmann, 1922)}-
 -{Leporellus vittatus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Leporinus agassizii Steindachner, 1876}-
 -{Leporinus aguapeiensis Amaral Campos, 1945}-
 -{Leporinus alternus Eigenmann, 1912}-
 -{Leporinus amae Godoy, 1980}-
 -{Leporinus amblyrhynchus Garavello and Britski, 1987}-
 -{Leporinus arcus Eigenmann, 1912}-
 -{Leporinus aripuanaensis Garavello and Santos, 1992}-
 -{Leporinus badueli Puyo, 1948}-
 -{Leporinus bahiensis Steindachner, 1875}-
 -{Leporinus bimaculatus Castelnau, 1855}-
 -{Leporinus bistriatus Britski, 1997}-
 -{Leporinus bleheri Géry, 1999}-
 -{Leporinus boehlkei Garavello, 1988}-
 -{Leporinus brunneus Myers, 1950}-
 -{Leporinus conirostris Steindachner, 1875}-
 -{Leporinus copelandii Steindachner, 1875}-
 -{Leporinus crassilabris Borodin, 1929}-
 -{Leporinus cylindriformis Borodin, 1929}-
 -{Leporinus desmotes Fowler, 1914}-
 -{Leporinus despaxi Puyo, 1943}-
 -{Leporinus ecuadorensis Eigenmann and Henn, 1916}-
 -{Leporinus elongatus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Leporinus falcipinnis Mahnert, Géry and Muller, 1997}-
 -{Leporinus fasciatus (Bloch, 1794)}-
 -{Leporinus friderici (Bloch, 1794)}-
 -{Leporinus garmani Borodin, 1929}-
 -{Leporinus gomesi Garavello and Santos in Garavello, 1990}-
 -{Leporinus gossei Géry, Planquette and Le Bail, 1991}-
 -{Leporinus granti Eigenmann, 1912}-
 -{Leporinus holostictus Cope, 1878}-
 -{Leporinus jamesi Garman in Borodin, 1929}-
 -{Leporinus jatuncochi Ovchynnyk, 1971}-
 -{Leporinus julii Santos, Jegu and Lima, 1996}-
 -{Leporinus klausewitzi Géry, 1960}-
 -{Leporinus lacustris Amaral Campos, 1945}-
 -{Leporinus latofasciatus Steindachner, 1910}-
 -{Leporinus lebaili Géry and Planquette, 1983}-
 -{Leporinus leschenaulti Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Leporinus macrocephalus Garavello and Britski, 1988}-
 -{Leporinus maculatus Müller and Troschel, 1844}-
 -{Leporinus marcgravii Lütken, 1875}-
 -{Leporinus megalepis Günther, 1863}-
 -{Leporinus melanopleura Günther, 1864}-
 -{Leporinus melanostictus Norman, 1926}-
 -{Leporinus microphthalmus Garavello, 1989}-
 -{Leporinus moralesi Fowler, 1942}-
 -{Leporinus mormyrops Steindachner, 1875}-
 -{Leporinus multifasciatus Cope, 1878}-
 -{Leporinus muyscorum Steindachner, 1900}-
 -{Leporinus nattereri Steindachner, 1876}-
 -{Leporinus niceforoi Fowler, 1943}-
 -{Leporinus nigrotaeniatus (Jardine in Schomburgk, 1841)}-
 -{Leporinus nijsseni Garavello, 1990}-
 -{Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836)}-
 -{Leporinus octofasciatus Steindachner, 1915}-
 -{Leporinus octomaculatus Britski and Garavello, 1993}-
 -{Leporinus ortomaculatus Garavello, 2000}-
 -{Leporinus pachycheilus Britski, 1976}-
 -{Leporinus pachyurus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Leporinus parae Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1908}-
 -{Leporinus paralternus Fowler, 1914}-
 -{Leporinus paranensis Garavello and Britski, 1987}-
 -{Leporinus pearsoni Fowler, 1940}-
 -{Leporinus pellegrinii Steindachner, 1910}-
 -{Leporinus piau Fowler, 1941}-
 -{Leporinus pitingai dos Santos and Jégu, 1996}-
 -{Leporinus punctatus Garavello, 2000}-
 -{Leporinus reinhardti Lütken, 1875}-
 -{Leporinus reticulatus Britski and Garavello, 1993}-
 -{Leporinus sexstriatus Britski and Garavello, 1980}-
 -{Leporinus silvestrii Boulenger, 1902}-
 -{Leporinus spilopleura Norman, 1926}-
 -{Leporinus steindachneri Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Leporinus steyermarki Inger, 1956}-
 -{Leporinus striatus Kner, 1858}-
 -{Leporinus subniger Fowler, 1943}-
 -{Leporinus taeniatus Lütken, 1875}-
 -{Leporinus taeniofasciatus Britski, 1997}-
 -{Leporinus thayeri Borodin, 1929}-
 -{Leporinus tigrinus Borodin, 1929}-
 -{Leporinus trifasciatus Steindachner, 1876}-
 -{Leporinus trimaculatus Garavello and Santos, 1992}-
 -{Leporinus uatumaensis dos Santos and Jégu, 1996}-
 -{Leporinus wolfei Fowler, 1940}-
 -{Leporinus y-ophorus Eigenmann, 1922}-
 -{Leptagoniates pi Vari, 1978}-
 -{Leptagoniates steindachneri Boulenger, 1887}-
 -{Leptobrycon jatuaranae Eigenmann, 1915}-
 -{Leptocharacidium omospilus Buckup, 1993}-
 -{Lignobrycon myersi (Miranda Ribeiro, 1956)}-
 -{Lonchogenys ilisha Myers, 1927}-
 -{Lophiobrycon weitzmani Castro, Ribeira, Benine and Melo, 2003}-
 -{Macropsobrycon uruguayanae Eigenmann, 1915}-
 -{Markiana geayi (Pellegrin, 1908)}-
 -{Markiana nigripinnis (Perugia, 1891)}-
 -{Melanocharacidium auroradiatum Costa and Vicente, 1994}-
 -{Melanocharacidium blennioides (Eigenmann, 1909)}-
 -{Melanocharacidium compressus Buckup, 1993}-
 -{Melanocharacidium depressum Buckup, 1993}-
 -{Melanocharacidium dispilomma Buckup, 1993}-
 -{Melanocharacidium melanopteron Buckup, 1993}-
 -{Melanocharacidium nigrum Buckup, 1993}-
 -{Melanocharacidium pectorale Buckup, 1993}-
 -{Melanocharacidium rex (Böhlke, 1958)}-
 -{Mesoborus crocodilus Pellegrin, 1900}-
 -{Metynnis altidorsalis Ahl, 1923}-
 -{Metynnis argenteus Ahl, 1923}-
 -{Metynnis fasciatus Ahl, 1931}-
 -{Metynnis guaporensis Eigenmann, 1915}-
 -{Metynnis hypsauchen (Müller and Troschel, 1844)}-
 -{Metynnis lippincottianus (Cope, 1870)}-
 -{Metynnis luna Cope, 1878}-
 -{Metynnis maculatus (Kner, 1858)}-
 -{Metynnis mola Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Metynnis orinocensis (Steindachner, 1908)}-
 -{Metynnis otuquensis Ahl, 1923}-
 -{Micralestes acutidens (Peters, 1852)}-
 -{Micralestes ambiguus Géry, 1995}-
 -{Micralestes argyrotaenia Trewavas, 1936}-
 -{Micralestes comoensis Poll and Roman, 1967}-
 -{Micralestes congicus Poll, 1967}-
 -{Micralestes eburneensis Daget, 1965}-
 -{Micralestes elongatus Daget, 1957}-
 -{Micralestes fodori Matthes, 1965}-
 -{Micralestes holargyreus (Günther, 1873)}-
 -{Micralestes humilis Boulenger, 1899}-
 -{Micralestes lualabae Poll, 1967}-
 -{Micralestes occidentalis (Günther, 1899)}-
 -{Micralestes pabrensis (Roman, 1966)}-
 -{Micralestes sardina Poll, 1938}-
 -{Micralestes stormsi Boulenger, 1902}-
 -{Micralestes vittatus (Boulenger, 1917)}-
 -{Microcharacidium eleotrioides (Géry, 1960)}-
 -{Microcharacidium geryi Zarske, 1997}-
 -{Microcharacidium gnomus Buckup, 1993}-
 -{Microcharacidium weitzmani Buckup, 1993}-
 -{Microgenys lativirgata Pearson in Eigenmann, 1927}-
 -{Microgenys minuta Eigenmann, 1913}-
 -{Microgenys weyrauchi Fowler, 1945}-
 -{Micromischodus sugillatus Roberts, 1971}-
 -{Microschemobrycon callops Böhlke, 1953}-
 -{Microschemobrycon casiquiare Böhlke, 1953}-
 -{Microschemobrycon elongatus Géry, 1973}-
 -{Microschemobrycon geisleri Géry, 1973}-
 -{Microschemobrycon guaporensis Eigenmann, 1915}-
 -{Microschemobrycon melanotus (Eigenmann, 1912)}-
 -{Microschemobrycon meyburgi Meinken, 1975}-
 -{Microstomatichthyoborus bashforddeani Nichols and Griscom, 1917}-
 -{Microstomatichthyoborus katangae David and Poll, 1937}-
 -{Mimagoniates barberi Regan, 1907}-
 -{Mimagoniates inequalis (Eigenmann, 1911)}-
 -{Mimagoniates lateralis (Nichols, 1913)}-
 -{Mimagoniates microlepis (Steindachner, 1877)}-
 -{Mimagoniates rheocharis Menezes and Weitzman, 1990}-
 -{Mimagoniates sylvicola Menezes and Weitzman, 1990}-
 -{Mixobrycon ribeiroi (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Moenkhausia affinis Steindachner, 1915}-
 -{Moenkhausia agnesae Géry, 1965}-
 -{Moenkhausia atahualpiana (Fowler, 1907)}-
 -{Moenkhausia barbouri Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia bonita Benine, Castro and Sabino, 2004}-
 -{Moenkhausia browni Eigenmann, 1909}-
 -{Moenkhausia ceros Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia chrysargyrea (Günther, 1864)}-
 -{Moenkhausia collettii (Steindachner, 1882)}-
 -{Moenkhausia comma Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia copei (Steindachner, 1882)}-
 -{Moenkhausia costae (Steindachner, 1907)}-
 -{Moenkhausia cotinho Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia crisnejas Pearson in Eigenmann and Myers, 1929}-
 -{Moenkhausia dichroura (Kner, 1858)}-
 -{Moenkhausia diktyota Lima and Toledo-Piza, 2001}-
 -{Moenkhausia doceana (Steindachner, 1877)}-
 -{Moenkhausia dorsinuda Zarske and Géry, 2002}-
 -{Moenkhausia eigenmanni Géry, 1964}-
 -{Moenkhausia georgiae Géry, 1965}-
 -{Moenkhausia gracilima Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia grandisquamis (Müller and Troschel, 1845)}-
 -{Moenkhausia hasemani Eigenmann, 1917}-
 -{Moenkhausia hemigrammoides Géry, 1965}-
 -{Moenkhausia inrai Géry, 1992}-
 -{Moenkhausia intermedia Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia jamesi Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia justae Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia lata Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia latissima Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia lepidura (Kner, 1858)}-
 -{Moenkhausia levidorsa Benine, 2002}-
 -{Moenkhausia lopezi Britski and Silimon, 2001}-
 -{Moenkhausia loweae Géry, 1992}-
 -{Moenkhausia margitae Zarske and Géry, 2001}-
 -{Moenkhausia megalops (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Moenkhausia melogramma Eigenmann, 1908}-
 -{Moenkhausia metae Eigenmann, 1922}-
 -{Moenkhausia miangi Steindachner, 1915}-
 -{Moenkhausia moisae Gery, Planquette and Le Bail, 1995}-
 -{Moenkhausia naponis Böhlke, 1958}-
 -{Moenkhausia newtoni Travassos, 1964}-
 -{Moenkhausia nigromarginata Costa, 1994}-
 -{Moenkhausia oligolepis (Günther, 1864)}-
 -{Moenkhausia orteguasae Fowler, 1943}-
 -{Moenkhausia ovalis (Günther, 1868)}-
 -{Moenkhausia phaeonota Fink, 1979}-
 -{Moenkhausia pittieri Eigenmann, 1920}-
 -{Moenkhausia pyrophthalma Costa, 1994}-
 -{Moenkhausia robertsi Géry, 1964}-
 -{Moenkhausia sanctaefilomenae (Steindachner, 1907)}-
 -{Moenkhausia shideleri Eigenmann, 1909}-
 -{Moenkhausia simulata (Eigenmann in Pearson, 1924)}-
 -{Moenkhausia surinamensis Géry, 1965}-
 -{Moenkhausia takasei Géry, 1964}-
 -{Moenkhausia tergimacula Lucena and Lucena, 1999}-
 -{Moenkhausia tridentata Holly, 1929}-
 -{Moenkhausia xinguensis (Steindachner, 1882)}-
 -{Monotocheirodon pearsoni Eigenmann in Pearson, 1924}-
 -{Mylesinus paraschomburgkii Jégu, dos Santos and Ferreira, 1989}-
 -{Mylesinus paucisquamatus Jégu and dos Santos, 1988}-
 -{Mylesinus schomburgkii Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Myleus altipinnis (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Myleus arnoldi (Ahl, 1936)}-
 -{Myleus asterias (Müller and Troschel, 1844)}-
 -{Myleus knerii (Steindachner, 1881)}-
 -{Myleus levis Eigenmann and McAtee in Eigenmann, McAtee and Ward, 1907}-
 -{Myleus lobatus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Myleus micans (Lütken, 1875)}-
 -{Myleus pacu (Jardine and Schomburgk in Schomburgk, 1841)}-
 -{Myleus rhomboidalis (Cuvier, 1818)}-
 -{Myleus schomburgkii (Jardine in Schomburgk, 1841)}-
 -{Myleus setiger Müller and Troschel, 1844}-
 -{Myleus torquatus (Kner, 1858)}-
 -{Myloplus planquettei Jégu, Keith and Le Bail, 2003}-
 -{Myloplus rubripinnis (Müller and Troschel, 1844)}-
 -{Myloplus schulzei Ahl, 1938}-
 -{Myloplus ternetzi (Norman, 1929)}-
 -{Myloplus tiete (Eigenmann and Norris, 1900)}-
 -{Mylossoma acanthogaster (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Mylossoma aureum (Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Mylossoma duriventris (Cuvier, 1818)}-
 -{Nannaethiops bleheri Géry and Zarske, 2003}-
 -{Nannaethiops unitaeniatus Günther, 1872}-
 -{Nannocharax altus Pellegrin, 1930}-
 -{Nannocharax ansorgii Boulenger, 1911}-
 -{Nannocharax brevis Boulenger, 1902}-
 -{Nannocharax elongatus Boulenger, 1900}-
 -{Nannocharax fasciatus Günther, 1867}-
 -{Nannocharax fasciolaris Nichols and Boulton, 1927}-
 -{Nannocharax gracilis Poll, 1939}-
 -{Nannocharax hollyi Fowler, 1936}-
 -{Nannocharax intermedius Boulenger, 1903}-
 -{Nannocharax latifasciatus Coenen and Teugels, 1989}-
 -{Nannocharax lineomaculatus Blache and Miton, 1960}-
 -{Nannocharax luapulae Boulenger, 1915}-
 -{Nannocharax macropterus Pellegrin, 1926}-
 -{Nannocharax maculicauda Vari and Géry, 1981}-
 -{Nannocharax micros Fowler, 1936}-
 -{Nannocharax niloticus (Joannis, 1835)}-
 -{Nannocharax occidentalis Daget, 1959}-
 -{Nannocharax ogoensis Pellegrin, 1911}-
 -{Nannocharax parvus Pellegrin, 1906}-
 -{Nannocharax procatopus Boulenger, 1920}-
 -{Nannocharax pteron Fowler, 1936}-
 -{Nannocharax rubrolabiatus Van den Bergh, Teugels, Coenen and Ollevier, 1995}-
 -{Nannocharax schoutedeni Poll, 1939}-
 -{Nannocharax taenia Boulenger, 1902}-
 -{Nannopetersius lamberti Poll, 1967}-
 -{Nannostomus anduzei Fernandez and Weitzman, 1987}-
 -{Nannostomus beckfordi Günther, 1872}-
 -{Nannostomus bifasciatus Hoedeman, 1954}-
 -{Nannostomus britskii Weitzman, 1978}-
 -{Nannostomus digrammus (Fowler, 1913)}-
 -{Nannostomus eques Steindachner, 1876}-
 -{Nannostomus espei (Meinken, 1956)}-
 -{Nannostomus harrisoni (Eigenmann, 1909)}-
 -{Nannostomus limatus Weitzman, 1978}-
 -{Nannostomus marginatus Eigenmann, 1909}-
 -{Nannostomus marilynae Weitzman and Cobb, 1975}-
 -{Nannostomus minimus Eigenmann, 1909}-
 -{Nannostomus mortenthaleri Paepke and Arendt, 2001}-
 -{Nannostomus nitidus Weitzman, 1978}-
 -{Nannostomus trifasciatus Steindachner, 1876}-
 -{Nannostomus unifasciatus Steindachner, 1876}-
 -{Nanocheirodon insignis (Steindachner, 1880)}-
 -{Nematobrycon lacortei Weitzman and Fink, 1971}-
 -{Nematobrycon palmeri Eigenmann, 1911}-
 -{Nematocharax venustus Weitzman, Menezes and Britski, 1986}-
 -{Neolebias ansorgii Boulenger, 1912}-
 -{Neolebias axelrodi Poll and Gosse, 1963}-
 -{Neolebias gracilis Matthes, 1964}-
 -{Neolebias kerguennae Daget, 1980}-
 -{Neolebias lozii Winemiller and Kelso-Winemiller, 1993}-
 -{Neolebias philippei Poll and Gosse, 1963}-
 -{Neolebias powelli Teugels and Roberts, 1990}-
 -{Neolebias trewavasae Poll and Gosse, 1963}-
 -{Neolebias trilineatus Boulenger, 1899}-
 -{Neolebias unifasciatus Steindachner, 1894}-
 -{Odontocharacidium aphanes (Weitzman and Kanazawa, 1977)}-
 -{Odontostilbe dialeptura (Fink and Weitzman, 1974)}-
 -{Odontostilbe dierythrura Fowler, 1940}-
 -{Odontostilbe fugitiva Cope, 1870}-
 -{Odontostilbe gracilis (Géry, 1960)}-
 -{Odontostilbe littoris (Géry, 1960)}-
 -{Odontostilbe microcephala Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907}-
 -{Odontostilbe mitoptera (Fink and Weitzman, 1974)}-
 -{Odontostilbe paraguayensis Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Odontostilbe pequira (Steindachner, 1882)}-
 -{Odontostilbe roloffi Géry, 1972}-
 -{Odontostilbe stenodon (Eigenmann, 1915)}-
 -{Odontostoechus lethostigmus Gomes, 1947}-
 -{Oligobrycon microstomus Eigenmann, 1915}-
 -{Oligosarcus acutirostris Menezes, 1987}-
 -{Oligosarcus argenteus Günther, 1864}-
 -{Oligosarcus bolivianus (Fowler, 1940)}-
 -{Oligosarcus brevioris Menezes, 1987}-
 -{Oligosarcus hepsetus (Cuvier, 1829)}-
 -{Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864)}-
 -{Oligosarcus longirostris Menezes and Géry, 1983}-
 -{Oligosarcus macrolepis (Steindachner, 1877)}-
 -{Oligosarcus menezesi Miquelarena and Protogino, 1996}-
 -{Oligosarcus oligolepis (Steindachner, 1867)}-
 -{Oligosarcus paranensis Menezes and Géry, 1983}-
 -{Oligosarcus pintoi Amaral Campos, 1945}-
 -{Oligosarcus planaltinae Menezes and Géry, 1983}-
 -{Oligosarcus robustus Menezes, 1969}-
 -{Oligosarcus schindleri Menezes and Géry, 1983}-
 -{Oligosarcus solitarius Menezes, 1987}-
 -{Orthospinus franciscensis (Eigenmann, 1914)}-
 -{Ossubtus xinguense Jégu, 1992}-
 -{Othonocheirodus eigenmanni Myers, 1927}-
 -{Oxybrycon parvulus Géry, 1964}-
 -{Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956)}-
 -{Paracheirodon innesi (Myers, 1936)}-
 -{Paracheirodon simulans (Géry, 1963)}-
 -{Paradistichodus dimidiatus (Pellegrin, 1904)}-
 -{Paragoniates alburnus Steindachner, 1876}-
 -{Paraphago rostratus Boulenger, 1899}-
 -{Parapristella aubynei (Eigenmann, 1909)}-
 -{Parapristella georgiae Géry, 1964}-
 -{Parastremma album Dahl, 1960}-
 -{Parastremma pulchrum Dahl, 1960}-
 -{Parastremma sadina Eigenmann, 1912}-
 -{Parecbasis cyclolepis Eigenmann, 1914}-
 -{Parodon apolinari Myers, 1930}-
 -{Parodon bifasciatus Eigenmann, 1912}-
 -{Parodon buckleyi Boulenger, 1887}-
 -{Parodon caliensis Boulenger, 1895}-
 -{Parodon carrikeri Fowler, 1940}-
 -{Parodon guyanensis Géry, 1959}-
 -{Parodon hilarii Reinhardt, 1867}-
 -{Parodon nasus Kner, 1859}-
 -{Parodon pongoensis (Allen in Eigenmann and Allen, 1942)}-
 -{Parodon suborbitalis Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Petersius conserialis Hilgendorf, 1894}-
 -{Petitella georgiae Géry and Boutière, 1964}-
 -{Phago boulengeri Schilthuis, 1891}-
 -{Phago intermedius Boulenger, 1899}-
 -{Phago loricatus Günther, 1865}-
 -{Phenacobrycon henni (Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914)}-
 -{Phenacogaster beni Eigenmann, 1911}-
 -{Phenacogaster calverti (Fowler, 1941)}-
 -{Phenacogaster carteri (Norman, 1934)}-
 -{Phenacogaster franciscoensis Eigenmann, 1911}-
 -{Phenacogaster jancupa Malabarba and de Lucena, 1995}-
 -{Phenacogaster megalostictus Eigenmann, 1909}-
 -{Phenacogaster microstictus Eigenmann, 1909}-
 -{Phenacogaster pectinatus (Cope, 1870)}-
 -{Phenacogaster suborbitalis Ahl, 1936}-
 -{Phenacogaster tegatus (Eigenmann, 1911)}-
 -{Phenacogrammus altus (Boulenger, 1899)}-
 -{Phenacogrammus ansorgii (Boulenger, 1910)}-
 -{Phenacogrammus aurantiacus (Pellegrin, 1930)}-
 -{Phenacogrammus bleheri Géry, 1995}-
 -{Phenacogrammus deheyni Poll, 1945}-
 -{Phenacogrammus gabonensis (Poll, 1967)}-
 -{Phenacogrammus interruptus (Boulenger, 1899)}-
 -{Phenacogrammus major (Boulenger, 1903)}-
 -{Phenacogrammus polli Lambert, 1961}-
 -{Phenacogrammus stigmatura (Fowler, 1936)}-
 -{Phenacogrammus taeniatus Géry, 1996}-
 -{Phenacogrammus urotaenia (Boulenger, 1909)}-
 -{Phenagoniates macrolepis (Meek and Hildebrand, 1913)}-
 -{Piabarchus analis (Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914)}-
 -{Piabarchus torrenticola Mahnert and Géry, 1988}-
 -{Piabina anhembi da Silva and Kaefer, 2003}-
 -{Piabina argentea Reinhardt, 1867}-
 -{Piabucina astrigata Regan, 1903}-
 -{Piabucina aureoguttata Fowler, 1911}-
 -{Piabucina boruca Bussing, 1967}-
 -{Piabucina elongata Boulenger, 1887}-
 -{Piabucina erythrinoides Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Piabucina festae Boulenger, 1899}-
 -{Piabucina panamensis Gill, 1877}-
 -{Piabucina pleurotaenia Regan, 1903}-
 -{Piabucina unitaeniata Günther, 1864}-
 -{Piabucus caudomaculatus Vari, 1977}-
 -{Piabucus dentatus (Koelreuter, 1763)}-
 -{Piabucus melanostoma Holmberg, 1891}-
 -{Piaractus brachypomus (Cuvier, 1817)}-
 -{Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887)}-
 -{Planaltina britskii Menezes, Weitzman and Burns, 2003}-
 -{Planaltina glandipedis Menezes, Weitzman and Burns, 2003}-
 -{Planaltina myersi Böhlke, 1954}-
 -{Poecilocharax bovalii Eigenmann, 1909}-
 -{Poecilocharax weitzmani Géry, 1965}-
 -{Poptella brevispina Reis, 1989}-
 -{Poptella compressa (Günther, 1864)}-
 -{Poptella longipinnis (Popta, 1901)}-
 -{Poptella paraguayensis (Eigenmann in Eigenmann, McAtee and Ward, 1907)}-
 -{Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)}-
 -{Potamorhina laticeps (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Potamorhina latior (Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Potamorhina pristigaster (Steindachner, 1876)}-
 -{Potamorhina squamoralevis (Braga and Azpelicueta, 1983)}-
 -{Priocharax ariel Weitzman and Vari, 1987}-
 -{Priocharax pygmaeus Weitzman and Vari, 1987}-
 -{Prionobrama filigera (Cope, 1870)}-
 -{Prionobrama paraguayensis (Eigenmann, 1914)}-
 -{Pristella maxillaris (Ulrey, 1894)}-
 -{Pristobrycon aureus (Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Pristobrycon calmoni (Steindachner, 1908)}-
 -{Pristobrycon careospinus Fink and Machado-Allison, 1992}-
 -{Pristobrycon maculipinnis Fink and Machado-Allison, 1992}-
 -{Pristobrycon striolatus (Steindachner, 1908)}-
 -{Probolodus heterostomus Eigenmann, 1911}-
 -{Prochilodus argenteus Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Prochilodus brevis Steindachner, 1875}-
 -{Prochilodus britskii Castro, 1993}-
 -{Prochilodus costatus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Prochilodus hartii Steindachner, 1875}-
 -{Prochilodus labeo Loubens, Lauzanne and Géry, 1991}-
 -{Prochilodus lacustris Steindachner, 1907}-
 -{Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836)}-
 -{Prochilodus magdalenae Steindachner, 1879}-
 -{Prochilodus mariae Eigenmann, 1922}-
 -{Prochilodus nigricans Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Prochilodus reticulatus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Prochilodus rubrotaeniatus Jardine and Schomburgk in Schomburgk, 1841}-
 -{Prochilodus vimboides Kner, 1859}-
 -{Prodontocharax alleni Böhlke, 1953}-
 -{Prodontocharax howesi (Fowler, 1940)}-
 -{Prodontocharax melanotus Pearson, 1924}-
 -{Psalidodon gymnodontus Eigenmann, 1911}-
 -{Psectrogaster amazonica Eigenmann and Eigenmann, 1889}-
 -{Psectrogaster ciliata (Müller and Troschel, 1844)}-
 -{Psectrogaster curviventris Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Psectrogaster essequibensis (Günther, 1864)}-
 -{Psectrogaster falcata (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Psectrogaster rhomboides Eigenmann and Eigenmann, 1889}-
 -{Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858)}-
 -{Psectrogaster saguiru (Fowler, 1941)}-
 -{Psellogrammus kennedyi (Eigenmann in Eigenmann and Kennedy, 1903)}-
 -{Pseudanos gracilis (Kner, 1858)}-
 -{Pseudanos irinae Winterbottom, 1980}-
 -{Pseudanos trimaculatus (Kner, 1858)}-
 -{Pseudochalceus kyburzi Schultz, 1966}-
 -{Pseudochalceus lineatus Kner, 1863}-
 -{Pseudochalceus longianalis Géry, 1972}-
 -{Pseudocheirodon arnoldi (Boulenger, 1909)}-
 -{Pseudocheirodon terrabae Bussing, 1967}-
 -{Pseudocorynopoma doriae Perugia, 1891}-
 -{Pseudocorynopoma heterandria Eigenmann, 1914}-
 -{Pseudocurimata boehlkei Vari, 1989}-
 -{Pseudocurimata boulengeri (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Pseudocurimata lineopunctata (Boulenger, 1911)}-
 -{Pseudocurimata patiae (Eigenmann in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914)}-
 -{Pseudocurimata peruana (Eigenmann, 1922)}-
 -{Pseudocurimata troschelii (Günther, 1860)}-
 -{Pterobrycon landoni Eigenmann, 1913}-
 -{Pterobrycon minutus (Eigenmann and Wilson in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914)}-
 -{Pterobrycon myrnae Bussing, 1974}-
 -{Ptychocharax rhyacophila Weitzman, Fink, Machado-Allison and Royero L., 1994}-
 -{Pygocentrus cariba (Humboldt in Humboldt and Valenciennes, 1821)}-
 -{Pygocentrus nattereri Kner, 1858}-
 -{Pygocentrus palometa Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Pygocentrus piraya (Cuvier, 1819)}-
 -{Pygopristis denticulatus (Cuvier, 1819)}-
 -{Pyrrhulina australe Eigenmann and Kennedy, 1903}-
 -{Pyrrhulina beni Pearson, 1924}-
 -{Pyrrhulina brevis Steindachner, 1876}-
 -{Pyrrhulina eleanorae Fowler, 1940}-
 -{Pyrrhulina elongata Zarske and Géry, 2001}-
 -{Pyrrhulina filamentosa Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1847}-
 -{Pyrrhulina laeta (Cope, 1872)}-
 -{Pyrrhulina lugubris Eigenmann, 1922}-
 -{Pyrrhulina macrolepis Ahl and Schindler, 1937}-
 -{Pyrrhulina maxima Eigenmann and Eigenmann, 1889}-
 -{Pyrrhulina melanostoma (Cope, 1870)}-
 -{Pyrrhulina obermulleri Myers, 1926}-
 -{Pyrrhulina rachoviana Myers, 1926}-
 -{Pyrrhulina semifasciata Steindachner, 1876}-
 -{Pyrrhulina spilota Weitzman, 1960}-
 -{Pyrrhulina stoli Boeseman, 1953}-
 -{Pyrrhulina vittata Regan, 1912}-
 -{Pyrrhulina zigzag Zarske and Géry, 1997}-
 -{Rachoviscus crassiceps Myers, 1926}-
 -{Rachoviscus graciliceps Weitzman and Cruz, 1981}-
 -{Rhabdalestes brevidorsalis (Pellegrin, 1921)}-
 -{Rhabdalestes leleupi Poll, 1967}-
 -{Rhabdalestes maunensis (Fowler, 1935)}-
 -{Rhabdalestes rhodesiensis (Ricardo-Bertram, 1943)}-
 -{Rhabdalestes septentrionalis (Boulenger, 1911)}-
 -{Rhabdalestes tangensis (Lönnberg, 1907)}-
 -{Rhaphiodon vulpinus Agassiz in Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Rhinobrycon negrensis Myers, 1944}-
 -{Rhinopetitia myersi Géry, 1964}-
 -{Rhoadsia altipinna Fowler, 1911}-
 -{Rhoadsia minor Eigenmann and Henn, 1914}-
 -{Rhytiodus argenteofuscus Kner, 1858}-
 -{Rhytiodus elongatus (Steindachner, 1908)}-
 -{Rhytiodus lauzannei Géry, 1987}-
 -{Rhytiodus microlepis Kner, 1858}-
 -{Roeboexodon geryi Myers, 1960}-
 -{Roeboides affinis (Günther, 1868)}-
 -{Roeboides araguaito Lucena, 2003}-
 -{Roeboides biserialis (Garman, 1890)}-
 -{Roeboides bouchellei Fowler, 1923}-
 -{Roeboides carti Lucena, 2000}-
 -{Roeboides dayi (Steindachner, 1878)}-
 -{Roeboides descalvadensis Fowler, 1932}-
 -{Roeboides dientonito Schultz, 1944}-
 -{Roeboides dispar de Lucena, 2001}-
 -{Roeboides guatemalensis (Günther, 1864)}-
 -{Roeboides ilseae Bussing, 1986}-
 -{Roeboides margareteae Lucena, 2003}-
 -{Roeboides microlepis (Reinhardt, 1851)}-
 -{Roeboides myersii Gill, 1870}-
 -{Roeboides numerosus Lucena, 2000}-
 -{Roeboides occidentalis Meek and Hildebrand, 1916}-
 -{Roeboides oligistos Lucena, 2000}-
 -{Roeboides paranensis Pignalberi, 1975}-
 -{Roeboides prognathus (Boulenger, 1895)}-
 -{Roeboides thurni Eigenmann, 1912}-
 -{Roeboides xenodon (Reinhardt, 1851)}-
 -{Roestes itupiranga Menezes and Lucena, 1998}-
 -{Roestes molossus (Kner, 1858)}-
 -{Roestes ogilviei (Fowler, 1914)}-
 -{Saccoderma hastata (Eigenmann, 1913)}-
 -{Saccoderma melanostigma Schultz, 1944}-
 -{Saccoderma robusta Dahl, 1955}-
 -{Saccodon caucae Schultz and Miles, 1943}-
 -{Saccodon dariensis (Meek and Hildebrand, 1913)}-
 -{Saccodon terminalis (Eigenmann and Henn in Eigenmann, Henn and Wilson, 1914)}-
 -{Saccodon wagneri Kner, 1863}-
 -{Salminus affinis Steindachner, 1880}-
 -{Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)}-
 -{Salminus hilarii Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Sartor elongatus dos Santos and Jégu, 1987}-
 -{Sartor respectus Myers and Carvalho, 1959}-
 -{Sartor tucuruiense dos Santos and Jégu, 1987}-
 -{Schizodon altoparanae Garavello and Britski, 1990}-
 -{Schizodon australis Garavello, 1994}-
 -{Schizodon borellii (Boulenger, 1900)}-
 -{Schizodon dissimilis (Garman, 1890)}-
 -{Schizodon fasciatus Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Schizodon intermedius Garavello and Britski, 1990}-
 -{Schizodon isognathus Kner, 1858}-
 -{Schizodon jacuiensis Bergmann, 1988}-
 -{Schizodon knerii (Steindachner, 1875)}-
 -{Schizodon nasutus Kner, 1858}-
 -{Schizodon platae (Garman, 1890)}-
 -{Schizodon rostratus (Borodin, 1931)}-
 -{Schizodon vittatus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Schultzites axelrodi Géry, 1964}-
 -{Scissor macrocephalus Günther, 1864}-
 -{Scopaeocharax atopodus (Böhlke, 1958)}-
 -{Scopaeocharax rhinodus (Böhlke, 1958)}-
 -{Semaprochilodus brama (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Semaprochilodus insignis (Jardine and Schomburgk in Schomburgk, 1841)}-
 -{Semaprochilodus kneri (Pellegrin, 1909)}-
 -{Semaprochilodus laticeps (Steindachner, 1879)}-
 -{Semaprochilodus taeniurus (Valenciennes in Humboldt and Valenciennes, 1821)}-
 -{Semaprochilodus varii Castro, 1988}-
 -{Serrabrycon magoi Vari, 1986}-
 -{Serrapinnus calliurus (Boulenger, 1900)}-
 -{Serrapinnus heterodon (Eigenmann, 1915)}-
 -{Serrapinnus kriegi (Schindler, 1937)}-
 -{Serrapinnus microdon (Eigenmann, 1915)}-
 -{Serrapinnus micropterus (Eigenmann in Eigenmann and Ogle, 1907)}-
 -{Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 1915)}-
 -{Serrapinnus piaba (Lütken, 1875)}-
 -{Serrasalmus altispinis Merckx, Jégu and Mendes dos Santos, 2000}-
 -{Serrasalmus altuvei Ramírez, 1965}-
 -{Serrasalmus brandtii Lütken, 1875}-
 -{Serrasalmus compressus Jégu, Leao and dos Santos, 1991}-
 -{Serrasalmus eigenmanni Norman, 1929}-
 -{Serrasalmus elongatus Kner, 1858}-
 -{Serrasalmus geryi Jégu and dos Santos, 1988}-
 -{Serrasalmus gibbus Castelnau, 1855}-
 -{Serrasalmus gouldingi Fink and Machado-Allison, 1992}-
 -{Serrasalmus hastatus Fink and Machado-Allison, 2001}-
 -{Serrasalmus hollandi Eigenmann, 1915}-
 -{Serrasalmus humeralis Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Serrasalmus irritans Peters, 1877}-
 -{Serrasalmus maculatus Kner, 1858}-
 -{Serrasalmus manueli (Fernández-Yépez and Ramírez, 1967)}-
 -{Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1836}-
 -{Serrasalmus medinai Ramírez, 1965}-
 -{Serrasalmus nalseni Fernández-Yépez, 1969}-
 -{Serrasalmus neveriensis Machado-Allison, Fink, López Rojas and Rodenas, 1993}-
 -{Serrasalmus nigricans Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)}-
 -{Serrasalmus sanchezi Géry, 1964}-
 -{Serrasalmus serrulatus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Serrasalmus spilopleura Kner, 1858}-
 -{Skiotocharax meizon Presswell, Weitzman and Bergquist, 2000}-
 -{Spintherobolus ankoseion Weitzman and Malabarba, 1999}-
 -{Spintherobolus broccae Myers, 1925}-
 -{Spintherobolus leptoura Weitzman and Malabarba, 1999}-
 -{Spintherobolus papilliferus Eigenmann, 1911}-
 -{Steindachnerina amazonica (Steindachner, 1911)}-
 -{Steindachnerina argentea (Gill, 1858)}-
 -{Steindachnerina atratoensis (Eigenmann, 1912)}-
 -{Steindachnerina bimaculata (Steindachner, 1876)}-
 -{Steindachnerina binotata (Pearson, 1924)}-
 -{Steindachnerina biornata (Braga and Azpelicueta, 1987)}-
 -{Steindachnerina brevipinna (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Steindachnerina conspersa (Holmberg, 1891)}-
 -{Steindachnerina corumbae Pavanelli and Britski, 1999}-
 -{Steindachnerina dobula (Günther, 1868)}-
 -{Steindachnerina elegans (Steindachner, 1874)}-
 -{Steindachnerina fasciata (Vari and Géry, 1985)}-
 -{Steindachnerina gracilis Vari and Williams Vari, 1989}-
 -{Steindachnerina guentheri (Eigenmann and Eigenmann, 1889)}-
 -{Steindachnerina hypostoma (Boulenger, 1887)}-
 -{Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépez, 1948)}-
 -{Steindachnerina leucisca (Günther, 1868)}-
 -{Steindachnerina notonota (Miranda Ribeiro, 1937)}-
 -{Steindachnerina planiventris Vari and Williams Vari, 1989}-
 -{Steindachnerina pupula Vari, 1991}-
 -{Steindachnerina quasimodoi Vari and Williams Vari, 1989}-
 -{Steindachnerina steindachneri (Fowler, 1906)}-
 -{Steindachnerina varii Géry, Planquette and Le Bail, 1991}-
 -{Stethaprion crenatum Eigenmann, 1916}-
 -{Stethaprion erythrops Cope, 1870}-
 -{Stichonodon insignis (Steindachner, 1876)}-
 -{Stygichthys typhlops Brittan and Böhlke, 1965}-
 -{Synaptolaemus cingulatus Myers and Fernández-Yépez in Myers, 1950}-
 -{Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816}-
 -{Tetragonopterus chalceus Spix and Agassiz, 1829}-
 -{Thayeria boehlkei Weitzman, 1957}-
 -{Thayeria ifati Géry, 1959}-
 -{Thayeria obliqua Eigenmann, 1908}-
 -{Thoracocharax securis (De Filippi, 1853)}-
 -{Thoracocharax stellatus (Kner, 1858)}-
 -{Thrissobrycon pectinifer Böhlke, 1953}-
 -{Tometes lebaili Jégu, Keith and Belmont-Jégu, 2002}-
 -{Tometes makue Jégu, Mendes dos Santos and Belmont-Jégu, 2002}-
 -{Tometes trilobatus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850}-
 -{Tricuspidalestes caeruleus (Matthes, 1964)}-
 -{Triportheus albus Cope, 1872}-
 -{Triportheus angulatus (Spix and Agassiz, 1829)}-
 -{Triportheus auritus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1850)}-
 -{Triportheus culter (Cope, 1872)}-
 -{Triportheus curtus (Garman, 1890)}-
 -{Triportheus elongatus (Günther, 1864)}-
 -{Triportheus guentheri (Garman, 1890)}-
 -{Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878)}-
 -{Triportheus nematurus (Kner, 1858)}-
 -{Triportheus paranensis (Günther, 1874)}-
 -{Triportheus pictus (Garman, 1890)}-
 -{Triportheus rotundatus (Jardine in Schomburgk, 1841)}-
 -{Triportheus signatus (Garman, 1890)}-
 -{Triportheus trifurcatus (Castelnau, 1855)}-
 -{Tucanoichthys tucano Géry and Römer, 1997}-
 -{Tyttobrycon dorsimaculatus Géry, 1973}-
 -{Tyttobrycon hamatus Géry, 1973}-
 -{Tyttobrycon spinosus Géry, 1973}-
 -{Tyttobrycon xeruini Géry, 1973}-
 -{Tyttocharax cochui (Ladiges, 1950)}-
 -{Tyttocharax madeirae Fowler, 1913}-
 -{Tyttocharax tambopatensis Weitzman and Ortega, 1995}-
 -{Utiaritichthys longidorsalis Jégu, Tito de Morais and dos Santos, 1992}-
 -{Utiaritichthys sennaebragai Miranda Ribeiro, 1937}-
 -{Xenagoniates bondi Myers, 1942}-
 -{Xenocharax spilurus Günther, 1867}-
 -{Xenurobrycon heterodon Weitzman and Fink, 1985}-
 -{Xenurobrycon macropus Myers and Miranda Ribeiro, 1945}-
 -{Xenurobrycon polyancistrus Weitzman, 1987}-
 -{Xenurobrycon pteropus Weitzman and Fink, 1985}-

Reference

Spoljašnje veze